В статье представлен список Чрезвычайных и Полномочных Послов Украины в иностранных государствах и постоянных представителей Украины при международных организациях (с 1991 г.). После даты назначения или освобождения от должности стоит номер соответствующего указа Президента Украины.

На момент распада СССР Украинская ССР имела 4 постоянных представительства при международных организациях: при ООН, при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве, при международных организациях в Вене, при Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), а также представителя при Дунайской комиссии.

В списке после краткого названия государства указывается его полное официальное название (или названия в хронологическом порядке).

Европа

Австрия 
Австрийская Республика — Республика Австрия
 Костенко, Юрий Васильевич (6 марта 1992 г., № 141 — 28 декабря 1994 г., № 815/94)
 Макаревич, Николай Петрович (20 декабря 1994 г., № 781/94 — 23 июля 1999 г., № 924/99)
 Огрызко, Владимир Станиславович (31 июля 1999 г., № 929/99 — 30 июня 2004 г., № 723/2004)
 Ельченко, Владимир Юрьевич (20 апреля 2005 г., № 699/2005 — 28 декабря 2006 г., № 1151/2006)
 Чернобрывко, Евгений Николаевич (2 июля 2008 г., № 611/2008 — 12 мая 2010 г., № 612/2010)
 Березный, Андрей Викторович (31 мая 2010 г., № 652/2010 — 5 марта 2014 г., № 250/2014)
 Щерба, Александр Васильевич (с 17 ноября 2014 г., № 884/2014)

Албания 
Республика Албания (до 2010 г. послами по совместительству назначались послы в Греции)
 Сергеев, Юрий Анатольевич (20 августа 1999 г., № 1026/99 — 15 декабря 2000 г., № 1341/2000)
 Кальник, Виктор Мартынович (11 января 2002 г., № 15/2002 — 29 июня 2005 г., № 1000/2005)
 Цыбух, Валерий Иванович (7 марта 2006 г., № 204/2006 — 12 мая 2010 г., № 607/2010)
 Побережный, Владимир Ионович (28 декабря 2012 г., № 762/2012 — 18 июля 2015 г., № 437/2015)

Андорра 
Княжество Андорра (послами по совместительству назначались послы в Испании)
 Тараненко, Александр Сергеевич (17 ноября 1998 г., № 1255/98 — 12 января 2004 г., № 29/2004)
 Щерба, Анатолий Анатольевич (22 ноября 2006 г., № 991/2006 — 23 февраля 2012 г., № 143/2012)
 Погорельцев, Сергей Алексеевич (18 ноября 2013 г., № 642/2013 — 19 октября 2015 г., № 589/2015)

Белоруссия 
Республика Беларусь
 Желиба, Владимир Иванович (4 марта 1992 г., № 123 — 3 января 1998 г., № 1/98)
 Дронь, Анатолий Андреевич (3 января 1998 г., № 2/98 — 18 июня 2003 г., № 539/2003)
 Шаповал, Петр Дмитриевич (18 августа 2003 г., № 862/2003 — 18 августа 2005 г., № 1179/2005)
 Наливайченко, Валентин Александрович (30 декабря 2005 г., № 1877/2005 — 29 мая 2006 г., № 456/2006)
 Лиховой, Игорь Дмитриевич (6 февраля 2007 г., № 80/2007 — 24 февраля 2010 г., № 250/2010)
 Бессмертный, Роман Петрович (24 февраля 2010 г., № 251/2010 — 3 июня 2011 г., № 640/2011)
 Тихонов, Виктор Николаевич (22 августа 2011 г., № 833/2011 — 26 ноября 2012 г., № 655/2012)
 Ежель, Михаил Брониславович (3 апреля 2013 г., № 184/2013 — 11 мая 2015 г., № 262/2015)
 Кизим, Игорь Юрьевич (с 16 февраля 2017 г., № 39/2017)

Бельгия 
Королевство Бельгия
 Василенко, Владимир Андреевич (22 апреля 1992 г., № 270 — 31 марта 1995 г., № 271/95)
 Тарасюк, Борис Иванович (16 сентября 1995 г., № 844/95 — 17 апреля 1998 г., № 315/98)
 Грищенко, Константин Иванович (10 августа 1998 г., № 869/98 — 28 января 2000 г., № 106/2000)
 Хандогий, Владимир Дмитриевич (24 апреля 2000 г., № 610/2000 — 5 августа 2005 г., № 1147/2005)
 Коваль, Ярослав Григорьевич (30 марта 2006 г., № 270/2006 — 1 октября 2008 г., № 890/2008)
 Бершеда, Евгений Романович (1 октября 2008 г., № 892/2008 — 12 мая 2010 г., № 611/2010)
 Долгов, Игорь Алексеевич (29 июня 2010 г., № 740/2010 — 29 мая 2015 г., № 302/2015)
 Точицкий, Николай Станиславович (с 4 февраля 2016 г., № 35/2016)

Болгария 
Республика Болгария
 Воробьев, Александр Константинович (19 февраля 1993 г., № 39/93 — 3 марта 1998 г., № 160/98)
 Похвальский, Вячеслав Владимирович (24 июня 1998 г., № 684/98 — 29 марта 2004 г., № 376/2004)
 Рылач, Юрий Александрович (29 марта 2004 г., № 375/2004 — 14 июня 2006 г., № 516/2006)
 Кальник, Виктор Мартынович (7 февраля 2007 г., № 87/2007 — 4 марта 2011 г., № 269/2011)
 Балтажи, Николай Федорович (4 марта 2011 г., № 270/2011 — 13 июля 2018 г., № 201/2018)
 Москаленко, Виталий Анатольевич (с 13 июля 2018 г., № 202/2018)

Босния и Герцеговина 
Босния и Герцеговина — Республика Босния и Герцеговина — Босния и Герцеговина (послами по совместительству назначались послы в Хорватии)
 Шостак, Анатолий Николаевич (25 февраля 1997 г., № 166/97 — 25 апреля 2002 г., № 387/2002)
 Кирик, Виктор Андреевич (25 апреля 2002 г., № 389/2002 — 11 июля 2006 г., № 601/2006)
 Лубкивский, Маркиян Романович (12 сентября 2007 г., № 848/2007 — 12 мая 2009 г., № 300/2009)
 Левченко, Александр Михайлович (1 сентября 2011 г., № 893/2011 — 23 января 2017 г., № 13/2017)

Ватикан 
Ватикан (до 2000 г. послом по совместительству назначался посол в Швейцарии)
 Ковальская, Нина Климовна (9 сентября 1998 г., № 989/98 — 18 июня 2003 г., № 537/2003)
 Хоружий, Григорий Фокович (5 марта 2004 г., № 289/2004 — 14 июня 2006 г., № 519/2006)
 Ижевская, Татьяна Ивановна (с 11 декабря 2006 г., № 1062/2006)

Великобритания 
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
 Комисаренко, Сергей Васильевич (14 мая 1992 г., № 293 — 25 декабря 1997 г., № 1390/97)
 Василенко, Владимир Андреевич (25 декабря 1997 г., № 1391/97 — 10 апреля 2002 г., № 327/2002)
 Митюков, Игорь Александрович (12 сентября 2002 г., № 823/2002 — 31 августа 2005 г., № 1221/2005)
 Харченко, Игорь Юрьевич (9 декабря 2005 г., № 1721/2005 — 29 июня 2010 г., № 737/2010)
 Хандогий, Владимир Дмитриевич (30 июля 2010 г., № 791/2010 — 16 мая 2011 г.,)

Венгрия 
Венгерская Республика — Венгрия
 Ткач, Дмитрий Иванович (24 июля 1992 г., № 392/92 — 8 декабря 1997 г., № 1338/97; 14 февраля 2006 г., № 131/2006 — 6 июля 2010 г., № 754/2010)
 Климпуш, Орест Дмитриевич (8 декабря 1997 г., № 1339/97 — 29 апреля 2002 г., № 420/2002)
 Дурдинец, Василий Васильевич (2 декабря 2002 г., № 1118/2002 — 15 июля 2003 г., № 655/2003)
 Мушка, Юрий Юрьевич (10 ноября 2003 г., № 1283/2003 — 26 января 2006 г., № 69/2006; 11 июня 2010 г., № 684/2010 — 31 марта 2014 г., № 358/2014)
 Непоп, Любовь Васильевна (с 30 мая 2016 г., № 228/2016)

Германия 
Федеративная Республика Германия
 Писковой, Иван Николаевич (6 марта 1992 г., № 135 — 7 июня 1994 г., № 282/94)
 Костенко, Юрий Васильевич (28 декабря 1994 г., № 816/94 — 2 сентября 1997 г., № 939/97)
 Пономаренко, Анатолий Георгиевич (2 сентября 1997 г., № 940/97 — 26 ноября 2003 г., № 1349/2003)
 Фареник, Сергей Анатольевич (28 ноября 2003 г., № 1371/2003 — 26 июля 2005 г., № 1128/2005)
 Долгов, Игорь Алексеевич (9 декабря 2005 г., № 1723/2005 — 4 апреля 2008 г., № 304/2008)
 Зарудная, Наталья Николаевна (4 сентября 2008 г., № 809/2008 — 16 декабря 2011 г., № 1129/2011)
 Климкин, Павел Анатольевич (22 июня 2012 г., № 411/2012 — 19 июня 2014 г., № 542/2014)
 Мельник, Андрей Ярославович (с 19 декабря 2014 г., № 944/2014)

Греция 
Греческая Республика
 Корнеенко, Борис Иванович (19 февраля 1993 г., № 40/93 — 13 сентября 1997 г., № 1013/97)
 Сергеев, Юрий Анатольевич (6 ноября 1997 г., № 1243/97 — 15 декабря 2000 г., № 1341/2000)
 Кальник, Виктор Мартынович (27 марта 2001 г., № 210/2001 — 29 июня 2005 г., № 1000/2005)
 Цыбух, Валерий Иванович (29 июня 2005 г., № 999/2005 — 12 мая 2010 г., № 607/2010)
 Шкуров, Владимир Анатольевич (9 июня 2010 г., № 674/2010 — 21 декабря 2016 г., № 565/2016)
 Шутенко, Сергей Александрович (с 3 сентября 2018 г., № 267/2018)

Дания 
Королевство Дания (послами по совместительству назначались — до 1999 г. посол в Финляндии, в 1999—2002 гг. посол в Швеции)
 Подолев, Игорь Валентинович (28 июля 1997 г., № 715/97 — 30 сентября 1999 г., № 1244/99)
 Слипченко, Александр Сергеевич (30 сентября 1999 г., № 1245/99 — 15 ноября 2002 г., № 1043/2002)
 Зарудная, Наталья Николаевна (31 декабря 2004 г., № 1594/2004 — 4 сентября 2008 г., № 808/2008)
 Рябикин, Павел Борисович (15 июля 2009 г., № 547/2009 — 27 апреля 2010 г., № 576/2010)
 Скуратовский, Михаил Васильевич (22 июля 2010 г., № 779/2010 — 19 марта 2014 г., № 317/2014)
 Выдойник, Михаил Михайлович (с 25 июня 2018 г., № 181/2018)

Ирландия 
Ирландия (до 2002 г. послами по совместительству назначались послы в Великобритании)
 Комисаренко, Сергей Васильевич (14 марта 1995 г., № 208/95 — 25 декабря 1997 г., № 1390/97)
 Василенко, Владимир Андреевич (13 июля 1998 г., № 768/98 — 10 апреля 2002 г., № 327/2002)
 Перелигин, Евгений Юрьевич (5 января 2004 г., № 5/2004 — 1 марта 2006 г., № 165/2006)
 Базилевский, Борис Николаевич (16 ноября 2007 г., № 1107/2007 — 5 февраля 2010 г., № 113/2010)
 Рева, Сергей Викторович (25 августа 2010 г., № 868/2010 — 15 июля 2015 г., № 426/2015)

Исландия 
Исландская Республика — Республика Исландия (послами по совместительству назначались послы в Финляндии)
 Подолев, Игорь Валентинович (28 июля 1997 г., № 715/97 — 2 октября 2001 г., № 920/2001)
 Сардачук, Петр Данилович (25 апреля 2002 г., № 391/2002 — 15 июля 2003 г., № 654/2003)
 Майданник, Александр Иванович (25 мая 2004 г., № 577/2004 — 13 августа 2007 г., № 701/2007)
 Дещица, Андрей Богданович (3 октября 2008 г., № 898/2008 — 9 октября 2012 г., № 589/2012)
 Олефиров, Андрей Владимирович (22 февраля 2016 г., № 58/2016 — 16 мая 2019 г., № 232/2019)

Испания 
Королевство Испания
 Тараненко, Александр Сергеевич (4 февраля 1997 г., № 100/97 — 12 января 2004 г., № 29/2004)
 Щерба, Анатолий Анатольевич (10 мая 2006 г., № 367/2006 — 23 февраля 2012 г., № 143/2012; с 11 марта 2016 г., № 88/2016)
 Погорельцев, Сергей Алексеевич (5 июля 2012 г., № 436/2012 — 19 октября 2015 г., № 589/2015)

Италия 
Итальянская Республика
 Орел, Анатолий Константинович (6 марта 1992 г., № 139 — 31 декабря 1997 г., № 1404/97; 1 июля 2004 г., № 724/2004 — 15 февраля 2005 г., № 269/2005)
 Евтух, Владимир Борисович (31 декабря 1997 г., № 1406/97 — 11 декабря 1999 г., № 1545/99)
 Гудима, Борис Николаевич (21 марта 2000 г., № 471/2000 — 19 апреля 2004 г., № 440/2004)
 Чернявский, Георгий Владимирович (26 августа 2005 г., № 1214/2005 — 28 декабря 2012 г., № 757/2012)
 Перелигин, Евгений Юрьевич (с 28 декабря 2012 г., № 758/2012)

Латвия 
Латвийская Республика
 Гладуш, Виктор Дмитриевич (7 октября 1992 г., № 494/92 — 19 февраля 1993 г., № 41/93)
 Михайловский, Виктор Иванович (27 января 1997 г., № 81/97 — 20 октября 2003 г., № 1196/2003)
 Янкив, Мирон Дмитриевич (27 ноября 2003 г., № 1370/2003 — 12 сентября 2005 г., № 1241/2005)
 Чилачава, Рауль Шалвович (9 декабря 2005 г., № 1719/2005 — 4 июня 2010 г., № 669/2010)
 Олейник, Анатолий Тимофеевич (11 марта 2011 г., № 279/2011 — 29 октября 2014 г., № 831/2014)
 Перебейнос, Евгений Петрович (10 мая 2015 г., № 261/2015 — 23 января 2017 г., № 15/2017)
 Мищенко, Александр Павлович (с 27 февраля 2019 г., № 46/2019)

Литва 
Литовская Республика
 Белодед, Ростислав Митрофанович (1994 г. — 2 марта 1999 г., № 224/99)
 Зайчук, Валентин Александрович (23 мая 2000 г., № 698/2000 — 29 сентября 2001 г., № 899/2001)
 Деркач, Николай Иванович (27 декабря 2001 г., № 1268/2001 — 19 января 2004 г., № 56/2004)
 Климчук, Борис Петрович (11 февраля 2004 г., № 185/2004 — 15 марта 2008 г., № 218/2008)
 Прокопчук, Игорь Васильевич (15 марта 2008 г., № 219/2008 — 29 июня 2010 г., № 732/2010)
 Жовтенко, Валерий Тимофеевич (8 апреля 2011 г., № 414/2011 — 18 июня 2015 г., № 342/2015)
 Яценкивский, Владимир Владимирович (с 31 октября 2015 г., № 620/2015)

Лихтенштейн 
Княжество Лихтенштейн (послами по совместительству назначались послы в Швейцарии)
 Ковальская, Нина Климовна (20 октября 1998 г., № 1153/98 — 14 июня 2000 г., № 797/2000)
 Бершеда, Евгений Романович (14 августа 2000 г., № 978/2000 — 8 мая 2003 г., № 395/2003)
 Дир, Игорь Юрьевич (2 апреля 2009 г., № 218/2009 — 22 марта 2014 г., № 332/2014)

Люксембург 
Великое Герцогство Люксембург (послами по совместительству назначаются послы в Бельгии)
 Тарасюк, Борис Иванович (12 октября 1995 г., № 951/95 — 17 апреля 1998 г., № 315/98)
 Грищенко, Константин Иванович (30 сентября 1998 г., № 1076/98 — 28 января 2000 г., № 106/2000)
 Хандогий, Владимир Дмитриевич (14 июня 2000 г., № 799/2000 — 5 августа 2005 г., № 1147/2005)
 Коваль, Ярослав Григорьевич (28 февраля 2007 г., № 158/2007 — 1 октября 2008 г., № 890/2008)
 Бершеда, Евгений Романович (15 апреля 2009 г., № 245/2009 — 12 мая 2010 г., № 611/2010)
 Долгов, Игорь Алексеевич (20 декабря 2010 г., № 1144/2010 — 29 мая 2015 г., № 302/2015)
 Точицкий, Николай Станиславович (с 24 октября 2016 г., № 473/2016)

Македония 
Республика Македония (до 2001 г. послом по совместительству назначался посол в Болгарии)
 Похвальский, Вячеслав Владимирович (29 июня 1999 г., № 771/99 — 15 ноября 2001 г., № 1095/2001)
 Кирьяков, Павел Алексеевич (7 сентября 2001 г., № 810/2001 — 27 октября 2003 г., № 1219/2003)
 Шовкопляс, Алексей Владимирович (5 марта 2004 г., № 286/2004 — 3 ноября 2005 г., № 1536/2005)
 Москаленко, Виталий Анатольевич (3 ноября 2005 г., № 1535/2005 — 3 июня 2009 г., № 391/2009)
 Гончарук, Юрий Алексеевич (3 июня 2009 г., № 392/2009 — 21 декабря 2016 г., № 564/2016)
 Задорожнюк, Наталия Ивановна (с 6 сентября 2017 г., № 263/2017)

Мальта 
Республика Мальта (послами по совместительству назначаются послы в Италии)
 Орел, Анатолий Константинович (14 марта 1995 г., № 210/95 — 31 декабря 1997 г., № 1404/97; 4 декабря 2004 г., № 1443/2004 — 15 февраля 2005 г., № 269/2005)
 Евтух, Владимир Борисович (15 июля 1998 г., № 787/98 — 11 декабря 1999 г., № 1545/99)
 Гудима, Борис Николаевич (9 ноября 2000 г., № 1219/2000 — 19 апреля 2004 г., № 440/2004)
 Чернявский, Георгий Владимирович (19 апреля 2006 г., № 317/2006 — 28 декабря 2012 г., № 757/2012)
 Перелигин, Евгений Юрьевич (с 18 октября 2013 г., № 575/2013)

Мальтийский орден 
Суверенный военный Орден Госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты (послом по совместительству назначен посол в Ватикане)
 Ижевская, Татьяна Ивановна (с 21 июля 2008 г., № 649/2008)

Молдавия 
Республика Молдова
 Бойко, Виталий Федорович (16 октября 1992 г., № 500/92 — 10 января 1995 г., № 30/95)
 Гнатишин, Иван Николаевич (30 марта 1996 г., № 228/96 — 20 декабря 2000 г., № 1359/2000; 28 июля 2015 г., № 456/2015 — 25 апреля 2019 г., № 168/2019)
 Чалый, Петр Федорович (20 декабря 2000 г., № 1360/2000 — 3 марта 2007 г., № 166/2007)
 Пирожков, Сергей Иванович (3 марта 2007 г., № 167/2007 — 29 октября 2014 г., № 832/2014)

Монако 
Княжество Монако (послами по совместительству назначались послы во Франции)
 Тимошенко, Константин Владимирович (15 февраля 2008 г., № 129/2008 — 12 мая 2010 г., № 610/2010)
 Купчишин, Александр Михайлович (1 сентября 2011 г., № 894/2011 — 16 мая 2014 г., № 473/2014)

Нидерланды 
Королевство Нидерланды (до 2002 г. послами по совместительству назначались послы в Бельгии)
 Тарасюк, Борис Иванович (3 ноября 1995 г., № 1011/95 — 17 апреля 1998 г., № 315/98)
 Грищенко, Константин Иванович (30 сентября 1998 г., № 1077/98 — 28 января 2000 г., № 106/2000)
 Хандогий, Владимир Дмитриевич (14 июня 2000 г., № 798/2000 — 8 июля 2002 г., № 622/2002)
 Марков, Дмитрий Ефимович (12 июля 2002 г., № 636/2002 — 3 ноября 2005 г., № 1540/2005)
 Купчишин, Александр Михайлович (5 ноября 2005 г., № 1551/2005 — 15 февраля 2008 г., № 128/2008)
 Корзаченко, Василий Григорьевич (17 июня 2008 г., № 547/2008 — 29 июня 2010 г., № 736/2010)
 Горин, Александр Олегович (4 марта 2011 г., № 268/2011 — 17 марта 2017 г., № 71/2017)
 Ченцов, Всеволод Валерьевич (с 17 марта 2017 г., № 72/2017)

Норвегия 
Королевство Норвегия (послами по совместительству назначались — до 1999 г. посол в Финляндии, в 1999—2002 гг. посол в Швеции)
 Подолев, Игорь Валентинович (1 сентября 1997 г., № 927/97 — 30 сентября 1999 г., № 1244/99)
 Слипченко, Александр Сергеевич (30 сентября 1999 г., № 1245/99 — 15 ноября 2002 г., № 1043/2002)
 Сагач, Игорь Михайлович (25 августа 2004 г., № 992/2004 — 15 января 2008 г., № 18/2008)
 Цветков, Александр Глебович (25 апреля 2008 г., № 399/2008 — 30 мая 2011 г., № 620/2011)
 Онищенко, Юрий Владимирович (29 февраля 2012 г., № 162/2012 — 10 июня 2014 г., № 513/2014)
 Яцюк, Вячеслав Викторович (с 18 июня 2016 г., № 266/2016)

Польша 
Республика Польша
 Удовенко, Геннадий Иосифович (18 сентября 1992 г., № 475/92 — 1994 г.)
 Сардачук, Петр Данилович (28 декабря 1994 г., № 814/94 — 14 декабря 1998 г., № 1349/98)
 Павлычко, Дмитрий Васильевич (26 февраля 1999 г., № 220/99 — 11 января 2002 г., № 14/2002)
 Никоненко, Александр Николаевич (5 марта 2002 г., № 207/2002 — 15 октября 2003 г., № 1178/2003)
 Харченко, Игорь Юрьевич (22 ноября 2003 г., № 1332/2003 — 9 декабря 2005 г., № 1720/2005)
 Моцик, Александр Фёдорович (30 декабря 2005 г., № 1876/2005 — 12 мая 2010 г., № 603/2010)
 Мальский, Маркиян Зиновьевич (26 июля 2010 г., № 787/2010 — 19 марта 2014 г., № 321/2014)
 Дещица, Андрей Богданович (с 13 октября 2014 г., № 782/2014)

Португалия 
Португальская Республика (до 2000 г. послом по совместительству назначался посол во Франции)
 Зленко, Анатолий Максимович (14 апреля 1998 г., № 294/98 — 17 октября 2000 г., № 1133/2000)
 Тимошенко, Константин Владимирович (31 августа 2001 г., № 791/2001 — 21 ноября 2005 г., № 1631/2005)
 Троненко, Ростислав Владимирович (19 декабря 2005 г., № 1797/2005 — 12 мая 2010 г., № 602/2010)
 Никоненко, Александр Николаевич (6 июля 2010 г., № 757/2010 — 19 марта 2014 г., № 318/2014)
 Огнивец, Инна Васильевна (с 19 октября 2015 г., № 590/2015)

Россия 
Российская Федерация
 Крыжановский, Владимир Петрович (11 марта 1992 г., № 154 — 12 сентября 1994 г., № 515/94)
 Федоров, Владимир Григорьевич (14 января 1995 г., № 46/95 — 25 ноября 1999 г., № 1493/99)
 Белоблоцкий, Николай Петрович (1 декабря 1999 г., № 1511/99 — 6 декабря 2005 г., № 1698/2005)
 Демин, Олег Алексеевич (21 марта 2006 г., № 247/2006 — 4 апреля 2008 г., № 303/2008)
 Грищенко, Константин Иванович (10 июня 2008 г., № 531/2008 — 18 марта 2010 г., № 387/2010)
 Ельченко, Владимир Юрьевич (2 июля 2010 г., № 749/2010 — 9 декабря 2015 г., № 689/2015)

Румыния 
Румыния — Румынская Республика — Румыния
 Сандуляк, Леонтий Иванович (13 июля 1992 г., № 374/92 — 16 марта 1995 г., № 231/95)
 Чалый, Александр Александрович (12 мая 1995 г., № 367/95 — 4 июля 1998 г., № 740/98)
 Харченко, Игорь Юрьевич (5 октября 1998 г., № 1111/98 — 9 ноября 2000 г., № 1213/2000)
 Бутейко, Антон Денисович (28 декабря 2000 г., № 1390/2000 — 10 октября 2003 г., № 1162/2003)
 Бауэр, Теофил Йозефович (11 февраля 2004 г., № 183/2004 — 30 сентября 2005 г., № 1400/2005; 13 апреля 2012 г., № 268/2012 — 11 марта 2016 г., № 87/2016)
 Малько, Юрий Феодосьевич (19 декабря 2005 г., № 1796/2005 — 14 апреля 2008 г., № 348/2008)
 Кулик, Маркиян Зиновьевич (14 апреля 2008 г., № 349/2008 — 1 сентября 2011 г., № 891/2011)
 Баньков, Александр Сергеевич (с 4 апреля 2017 г., № 99/2017)

Сан-Марино 
Республика Сан-Марино (послами по совместительству назначаются послы в Италии)
 Евтух, Владимир Борисович (18 декабря 1998 г., № 1361/98 — 11 декабря 1999 г., № 1545/99)
 Гудима, Борис Николаевич (21 сентября 2000 г., № 1080/2000 — 19 апреля 2004 г., № 440/2004)
 Чернявский, Георгий Владимирович (13 марта 2006 г., № 210/2006 — 28 декабря 2012 г., № 757/2012)
 Перелигин, Евгений Юрьевич (с 6 декабря 2013 г., № 675/2013)

Сербия и Черногория 
Союзная Республика Югославия — Сербия и Черногория
 Примаченко, Вадим Викторович (3 июля 1996 г., № 501/96 — 1 апреля 1998 г., № 236/98)
 Фуркал, Владимир Васильевич (15 октября 1998 г., № 1142/98 — 12 ноября 2001 г., № 1064/2001)
 Шостак, Анатолий Николаевич (15 ноября 2001 г., № 1096/2001 — 18 июня 2003 г., № 536/2003)
 Демченко, Руслан Михайлович (18 августа 2003 г., № 859/2003 — 17 мая 2005 г., № 814/2005)
 Олейник, Анатолий Тимофеевич (3 ноября 2005 г., № 1538/2005 — 4 сентября 2006 г., № 733/2006)

Сербия 
Республика Сербия
 Олейник, Анатолий Тимофеевич (4 сентября 2006 г., № 733/2006 — 15 июля 2009 г., № 545/2009)
 Недопас, Виктор Юрьевич (15 июля 2009 г., № 546/2009 — 11 октября 2013 г., № 561/2013)
 Александрович, Александр Ярославович (с 2 июня 2015 г., № 308/2015)

Словакия 
Словацкая Республика
 Сардачук, Петр Данилович (30 июля 1993 г., № 288/93 — 28 декабря 1994 г., № 813/94)
 Павлычко, Дмитрий Васильевич (19 октября 1995 г., № 983/95 — 11 мая 1998 г., № 452/98)
 Рылач, Юрий Александрович (14 декабря 1998 г., № 1348/98 — 29 марта 2004 г., № 374/2004)
 Устич, Сергей Иванович (27 мая 2004 г., № 587/2004 — 21 июня 2005 г., № 985/2005)
 Огнивец, Инна Васильевна (30 декабря 2005 г., № 1879/2005 — 5 февраля 2010 г., № 114/2010)
 Гаваши, Олег Олодарович (16 сентября 2010 г., № 904/2010 — 3 июня 2016 г. № 232/2016)
 Мушка, Юрий Юрьевич (с 25 ноября 2016 г., № 520/2016)

Словения 
Республика Словения (до 2002 г. послами по совместительству назначались послы в Венгрии)
 Ткач, Дмитрий Иванович (14 марта 1995 г., № 209/95 — 8 декабря 1997 г., № 1338/97)
 Климпуш, Орест Дмитриевич (27 марта 1998 г., № 230/98 — 29 апреля 2002 г., № 420/2002)
 Гнатишин, Иван Николаевич (25 августа 2004 г., № 993/2004 — 26 января 2006 г., № 70/2006)
 Примаченко, Вадим Викторович (12 марта 2007 г., № 193/2007 — 6 мая 2011 г., № 550/2011)
 Кириченко, Николай Николаевич (30 июля 2011 г., № 783/2011 — 13 июля 2015 г., № 413/2015)
 Бродович, Михаил Франкович (с 28 августа 2015 г., № 526/2015)

Финляндия 
Финляндская Республика
 Масик, Константин Иванович (16 октября 1992 г., № 501/92 — 1997 г.)
 Подолев, Игорь Валентинович (1997 г. — 2 октября 2001 г., № 920/2001)
 Сардачук, Петр Данилович (2 октября 2001 г., № 921/2001 — 15 июля 2003 г., № 654/2003)
 Майданник, Александр Иванович (25 декабря 2003 г., № 1494/2003 — 13 августа 2007 г., № 701/2007)
 Дещица, Андрей Богданович (4 декабря 2007 г., № 1180/2007 — 9 октября 2012 г., № 589/2012)
 Олефиров, Андрей Владимирович (20 августа 2014 г., № 659/2014 — 16 мая 2019 г., № 232/2019)

Франция 
Французская Республика
 Кочубей, Юрий Николаевич (18 сентября 1992 г., № 474/92 — 15 августа 1997 г., № 817/97)
 Зленко, Анатолий Максимович (19 сентября 1997 г., № 1047/97 — 2 октября 2000 г., № 1100/2000)
 Сергеев, Юрий Анатольевич (3 марта 2003 г., № 181/2003 — 18 апреля 2007 г., № 316/2007)
 Тимошенко, Константин Владимирович (18 апреля 2007 г., № 318/2007 — 12 мая 2010 г., № 610/2010)
 Купчишин, Александр Михайлович (31 мая 2010 г., № 653/2010 — 16 мая 2014 г., № 473/2014)
 Шамшур, Олег Владиславович (с 13 октября 2014 г., № 783/2014)

Хорватия 
Республика Хорватия
 Шостак, Анатолий Николаевич (11 апреля 1995 г., № 292/95 — 15 октября 2001 г., № 973/2001)
 Кирик, Виктор Андреевич (15 октября 2001 г., № 974/2001 — 11 июля 2006 г., № 601/2006)
 Лубкивский, Маркиян Романович (16 декабря 2006 г., № 1094/2006 — 12 мая 2009 г., № 300/2009)
 Зайчук, Борис Александрович (31 июля 2009 г., № 584/2009 — 8 апреля 2010 г., № 529/2010)
 Левченко, Александр Михайлович (1 сентября 2010 г., № 891/2010 — 23 января 2017 г., № 13/2017)

Черногория 
Республика Черногория — Черногория (до 2008 г. послом по совместительству назначался посол в Сербии)
 Олейник, Анатолий Тимофеевич (12 марта 2007 г., № 194/2007 — 1 декабря 2008 г., № 1125/2008)
 Слюсаренко, Оксана Александровна (1 декабря 2008 г., № 1126/2008 — 31 марта 2014 г., № 356/2014)

Чехословакия 
Чешская и Словацкая Федеративная Республика
 Лубкивский, Роман Марьянович (6 марта 1992 г., № 131 — 26 ноября 1993 г., № 564/93)

Чехия 
Чешская Республика
 Лубкивский, Роман Марьянович (26 ноября 1993 г., № 564/93 — 27 марта 1995 г., № 252/95)
 Озадовский, Андрей Андреевич (25 июля 1995 г., № 656/95 — 22 июня 1999 г., № 705/99)
 Устич, Сергей Иванович (2 августа 1999 г., № 948/99 — 27 мая 2004 г., № 586/2004)
 Кулеба, Иван Дмитриевич (25 августа 2004 г., № 990/2004 — 22 июня 2009 г., № 471/2009)
 Грицак, Иван Юрьевич (22 июня 2009 г., № 472/2009 — 1 ноября 2012 г., № 622/2012)
 Зайчук, Борис Александрович (1 ноября 2012 г., № 623/2012 — 19 августа 2016 г., № 335/2016)
 Перебейнос, Евгений Петрович (с 23 января 2017 г., № 16/2017)

Швейцария 
Швейцарская Конфедерация
 Слипченко, Александр Сергеевич (18 сентября 1992 г., № 476/92 — 16 сентября 1997 г., № 1023/97)
 Ковальская, Нина Климовна (24 февраля 1998 г., № 149/98 — 14 июня 2000 г., № 797/2000)
 Бершеда, Евгений Романович (14 июня 2000 г., № 796/2000 — 8 мая 2003 г., № 395/2003)
 Станик, Сюзанна Романовна (12 сентября 2003 г., № 1019/2003 — 25 марта 2004 г., № 367/2004)
 Дир, Игорь Юрьевич (28 февраля 2008 г., № 181/2008 — 22 марта 2014 г., № 332/2014)
 Рыбченко, Артем Сергеевич (с 25 июня 2018 г., № 182/2018)

Швеция 
Королевство Швеция (до 1999 г. послом по совместительству назначался посол в Финляндии)
 Подолев, Игорь Валентинович (28 июля 1997 г., № 715/97 — 20 января 1999 г., № 40/99)
 Слипченко, Александр Сергеевич (20 января 1999 г., № 39/99 — 15 ноября 2002 г., № 1043/2002)
 Кожара, Леонид Александрович (14 ноября 2002 г., № 1027/2002 — 6 июля 2004 г., № 756/2004)
 Пономаренко, Анатолий Георгиевич (6 декабря 2006 г., № 1038/2006 — 29 августа 2008 г., № 776/2008)
 Перебейнос, Евгений Петрович (29 августа 2008 г., № 777/2008 — 11 ноября 2011 г., № 1043/2011)
 Степанов, Валерий Анатольевич (11 ноября 2011 г., № 1044/2011 — 19 марта 2014 г., № 316/2014)
 Сагач, Игорь Михайлович (19 марта 2015 г., № 151/2015 — 14 июня 2019 г., № 411/2019)

Эстония 
Эстонская Республика
 Олененко, Юрий Александрович (30 июля 1993 г., № 289/93 — 22 июня 1999 г., № 706/99)
 Макаревич, Николай Петрович (23 июля 1999 г., № 919/99 — 11 ноября 2005 г., № 1572/2005)
 Кирьяков, Павел Алексеевич (30 декабря 2005 г., № 1878/2005 — 4 июня 2010 г., № 668/2010)
 Крыжановский, Виктор Владимирович (27 октября 2010 г., № 977/2010 — 13 июня 2017 г., № 160/2017)
 Беца, Марьяна Александровна (с 13 сентября 2018 г., № 282/2018)

Азия

Азербайджан 
Азербайджанская Республика
 Алексенко, Борис Григорьевич (23 июня 1997 г., № 570/97 — 9 июля 2004 г., № 769/2004)
 Юрченко, Анатолий Петрович (2 ноября 2004 г., № 1339/2004 — 18 августа 2005 г., № 1180/2005)
 Волковецкий, Степан Васильевич (21 ноября 2005 г., № 1640/2005 — 15 апреля 2008 г., № 357/2008)
 Климчук, Борис Петрович (15 апреля 2008 г., № 358/2008 — 8 апреля 2010 г., № 530/2010)
 Мищенко, Александр Павлович (24 февраля 2011 г., № 243/2011 — 27 декабря 2018 г., № 440/2018)
 Каневский, Владислав Владимирович (с 27 февраля 2019 г., № 45/2019)

Армения 
Республика Армения
 Божко, Александр Иванович (19 июля 1996 г., № 592/96 — 27 декабря 2001 г., № 1266/2001; 21 июня 2005 г., № 991/2005 — 16 июля 2010 г., № 772/2010)
 Тягло, Владимир Николаевич (2 февраля 2002 г., № 89/2002 — 21 июня 2005 г., № 980/2005)
 Кухта, Иван Петрович (22 июля 2010 г., № 777/2010 — 13 июля 2015 г., № 412/2015)
 Литвин, Петр Михайлович (с 19 июня 2018 г., № 170/2018)

Афганистан 
Переходное Исламское Государство Афганистан — Исламская Республика Афганистан (послами по совместительству назначаются — до 2005 г. посол в Узбекистане, в 2006—2013 гг. послы в Туркменистане, в 2013—2018 гг. посол в Таджикистане)
 Касьяненко, Анатолий Иванович (25 июля 2002 г., № 659/2002 — 18 августа 2005 г., № 1181/2005)
 Майко, Виктор Анатольевич (6 мая 2006 г., № 347/2006 — 11 мая 2010 г., № 596/2010)
 Шевелев, Валентин Николаевич (22 февраля 2011 г., № 226/2011 — 6 декабря 2013 г., № 672/2013)
 Никитюк, Виктор Олегович (6 декабря 2013 г., № 673/2013 — 18 октября 2018 г., № 336/2018)

Бангладеш 
Народная Республика Бангладеш (послами по совместительству назначаются послы в Индии)
 Адомайтис, Валентин Владимирович (20 октября 1998 г., № 1154/98 — 1 августа 2000 г., № 941/2000)
 Семенец, Олег Евгеньевич (15 мая 2002 г., № 463/2002 — 10 апреля 2006 г., № 296/2006)
 Полиха, Игорь Зиновьевич (13 сентября 2007 г., № 855/2007 — 5 февраля 2010 г., № 109/2010; с 23 ноября 2016 г., № 518/2016)
 Шевченко, Александр Дмитриевич (11 октября 2011 г., № 977/2011 — 24 ноября 2015 г., № 659/2015)

Бахрейн 
Королевство Бахрейн (послами по совместительству назначаются послы в ОАЭ)
 Тимофеев, Игорь Владимирович (1 июля 2002 г., № 589/2002 — 25 декабря 2003 г., № 1512/2003)
 Микитенко, Евгений Олегович (13 сентября 2004 г., № 1067/2004 — 10 мая 2006 г., № 363/2006)
 Пасько, Сергей Алексеевич (5 февраля 2008 г., № 93/2008 — 30 января 2009 г., № 56/2009)
 Полурез, Юрий Владимирович (с 27 апреля 2011 г., № 507/2011)

Бруней Даруссалам 
Бруней Даруссалам (послами по совместительству назначаются — до 1999 г. посол в Индонезии, с 2003 г. послы в Сингапуре)
 Литвин, Игорь Антонович (5 августа 1998 г., № 844/98 — 2 августа 1999 г., № 936/99)
 Горин, Александр Олегович (6 ноября 2003 г., № 1274/2003 — 29 мая 2006 г., № 445/2006)
 Маштабей, Виктор Яковлевич (5 мая 2008 г., № 409/2008 — 21 июля 2009 г., № 558/2009)
 Султанский, Павел Александрович (с 24 февраля 2011 г., № 244/2011 — 24 ноября 2015 г., № 661/2015)
 Сеник, Дмитрий Юрьевич (с 19 июня 2016 г., № 264/2016)

Вьетнам 
Социалистическая Республика Вьетнам
 Белодед, Ростислав Митрофанович (2 марта 1999 г., № 225/99 — 7 апреля 2003 г., № 309/2003)
 Султанский, Павел Александрович (18 августа 2003 г, № 860/2003 — 9 июня 2008 г., № 528/2008)
 Довганич, Иван Иванович (9 июня 2008 г., № 529/2008 — 5 февраля 2010 г., № 111/2010)
 Шовкопляс, Алексей Владимирович (с 11 июня 2010 г., № 685/2010)

Грузия 
Республика Грузия — Грузия
 Касьяненко, Анатолий Иванович (30 июля 1993 г., № 290/93 — 1 сентября 1997 г., № 928/97)
 Волковецкий, Степан Васильевич (27 марта 1998 г., № 231/98 — 18 июня 2003 г., № 538/2003)
 Спыс, Николай Михайлович (18 августа 2003 г., № 858/2003 — 10 июня 2009 г., № 427/2009)
 Цыбенко, Василий Григорьевич (10 июня 2009 г., № 428/2009 — 18 июня 2015 г., № 343/2015)
 Долгов, Игорь Алексеевич (с 3 февраля 2017 г., № 25/2017)

Израиль 
Государство Израиль
 Щербак, Юрий Николаевич (24 июля 1992 г., № 391/92 — 22 октября 1994 г., № 632/94)
 Майданник, Александр Иванович (19 января 1996 г., № 72/96 — 3 января 1998 г., № 3/98)
 Марков, Дмитрий Ефимович (17 марта 1998 г., № 196/98 — 12 июля 2002 г., № 635/2002)
 Слипченко, Александр Сергеевич (14 ноября 2002 г., № 1029/2002 — 24 июля 2004 г., № 849/2004)
 Тимофеев, Игорь Владимирович (3 ноября 2005 г., № 1541/2005 — 11 мая 2010 г., № 595/2010)
 Надоленко, Геннадий Алексеевич (29 июня 2010 г., № 742/2010 — 10 сентября 2020 г., № 384/2020)
Корнийчук, Евгений Владимирович (с 10 сентября 2020 г., № 385/2020)

Индия 
Республика Индия
 Ходоровский, Георгий Иванович (13 июля 1992 г., № 373/92 — 2 июля 1998 г., № 724/98)
 Адомайтис, Валентин Владимирович (2 июля 1998 г., № 725/98 — 1 августа 2000 г., № 941/2000)
 Семенец, Олег Евгеньевич (2 марта 2001 г., № 128/2001 — 10 апреля 2006 г., № 296/2006)
 Полиха, Игорь Зиновьевич (7 февраля 2007 г., № 90/2007 — 5 февраля 2010 г., № 109/2010; с 24 ноября 2015 г., № 660/2015)
 Шевченко, Александр Дмитриевич (с 16 июля 2010 г., № 773/2010 — 24 ноября 2015 г., № 659/2015)

Индонезия 
Республика Индонезия
 Литвин, Игорь Антонович (13 января 1997 г., № 14/97 — 2 августа 1999 г., № 936/99)
 Примаченко, Вадим Викторович (20 октября 2004 г., № 1285/2004 — 12 марта 2007 г., № 192/2007)
 Пахиль, Владимир Александрович (с 29 февраля 2012 г., № 161/2012)

Иордания 
Хашимитское Королевство Иордания — Иорданское Хашимитское Королевство (до 2001 г. послом по совместительству назначался посол в Сирии)
 Микитенко, Евгений Олегович (27 октября 1997 г., № 1200/97 — 20 октября 2001 г., № 1000/2001)
 Нагайчук, Виктор Иванович (4 марта 2003 г., № 193/2003 — 27 июня 2006 г., № 585/2006)
 Дяченко, Игорь Александрович (7 марта 2007 г., № 185/2007 — 28 ноября 2007 г., № 1160/2007)
 Малько, Юрий Феодосьевич (7 мая 2008 г., № 423/2008 — 12 мая 2010 г., № 609/2010)
 Пасько, Сергей Алексеевич (с 15 июня 2010 г., № 691/2010)

Ирак 
Республика Ирак
 Олейник, Анатолий Тимофеевич (25 августа 2004 г., № 997/2004 — 3 ноября 2005 г., № 1537/2005)
 Дяченко, Игорь Александрович (20 апреля 2006 г., № 324/2006 — 7 марта 2007 г., № 184/2007)
 Маринец, Анатолий Петрович (28 декабря 2012 г., № 763/2012 — 5 октября 2016 г., № 432/2016)
 Недопас, Виктор Юрьевич (с 16 февраля 2017 г., № 40/2017)

Иран 
Исламская Республика Иран
 Майдан, Иван Григорьевич (16 октября 1993 г., № 467/93 — 28 октября 1996 г., № 1004/96)
 Бутяга, Владимир Иванович (14 мая 1997 г., № 431/97 — 5 апреля 2000 г., № 562/2000; 26 ноября 2003 г., № 1345/2003 — 9 июня 2006 г., № 494/2006)
 Морозов, Константин Петрович (5 апреля 2000 г., № 563/2000 — 15 июня 2001 г., № 442/2001)
 Примаченко, Вадим Викторович (18 февраля 2002 г., № 144/2002 — 12 июля 2003 г., № 596/2003)
 Логинов, Игорь Борисович (20 декабря 2006 г., № 1105/2006 — 5 февраля 2010 г., № 110/2010)
 Самарский, Александр Сергеевич (8 сентября 2010 г., № 896/2010 — 10 апреля 2014 г., № 394/2014)
 Бурдиляк, Сергей Анатольевич (с 8 декабря 2015 г., № 685/2015)

Йемен 
Йеменская Республика (послами по совместительству назначались — в 1996—1998 гг. посол в ОАЭ, в 2001—2002 гг. посол в Индии, с 2002 г. посол в Саудовской Аравии)
 Семенец, Олег Евгеньевич (31 мая 1996 г., № 389/96 — 21 октября 2002 г., № 933/2002)
 Гурьянов, Леонид Николаевич (21 октября 2002 г., № 934/2002 — 28 января 2009 г., № 48/2009)
 Вахрушев, Вадим Владимирович (с 27 февраля 2019 г., № 44/2019)

Казахстан 
Республика Казахстан
 Богатырь, Виктор Васильевич (30 июля 1993 г., № 291/93 — 11 декабря 1999 г., № 1548/99)
 Карташов, Евгений Григорьевич (26 января 2000 г., № 97/2000 — 28 марта 2001 г., № 217/2001)
 Цыбенко, Василий Григорьевич (30 августа 2001 г., № 759/2001 — 18 августа 2005 г., № 1182/2005)
 Селивон, Николай Федосович (10 мая 2006 г., № 366/2006 — 29 июня 2010 г., № 738/2010)
 Демин, Олег Алексеевич (2 августа 2010 г., № 794/2010 — 18 июля 2013 г., № 384/2013)
 Кулеба, Иван Дмитриевич (с 17 июня 2018 г., № 129/2018)

Камбоджа 
Королевство Камбоджа (послами по совместительству назначаются послы во Вьетнаме)
 Белодед, Ростислав Митрофанович (2 июня 2000 г., № 758/2000 — 7 апреля 2003 г., № 309/2003)
 Султанский, Павел Александрович (24 апреля 2007 г., № 341/2007 — 9 июня 2008 г., № 528/2008)
 Довганич, Иван Иванович (3 июня 2009 г., № 393/2009 — 5 февраля 2010 г., № 111/2010)
 Шовкопляс, Алексей Владимирович (с 25 января 2012 г., № 39/2012)

Катар 
Государство Катар (до 2012 г. послами по совместительству назначались послы в ОАЭ)
 Тимофеев, Игорь Владимирович (25 апреля 2002 г., № 388/2002 — 25 декабря 2003 г., № 1512/2003)
 Микитенко, Евгений Олегович (12 октября 2004 г., № 1220/2004 — 10 мая 2006 г., № 363/2006; 28 декабря 2012 г., № 761/2012 — 27 февраля 2019 г., № 43/2019)
 Пасько, Сергей Алексеевич (30 января 2008 г., № 69/2008 — 30 января 2009 г., № 56/2009)
 Полурез, Юрий Владимирович (27 апреля 2011 г., № 507/2011 — 28 декабря 2012 г., № 760/2012)

Республика Кипр 
Республика Кипр (до 2002 года послом по совместительству назначался посол в Израиле)
 Марков, Дмитрий Ефимович (23 февраля 1999 г., № 194/99 — 12 июля 2002 г., № 635/2002)
 Гуменюк, Борис Иванович (29 сентября 2003 г., № 1106/2003 — 8 февраля 2007 г., № 100/2007; с 21 февраля 2012 г., № 133/2012)
 Демьянюк, Александр Павлович (28 ноября 2007 г., № 1161/2007 — 17 февраля 2012 г., № 106/2012)

Китай 
Китайская Народная Республика
 Плюшко, Анатолий Дмитриевич (19 декабря 1992 г, № 612/92 — 22 августа 1998 г., № 912/98)
 Литвин, Игорь Антонович (2 августа 1999 г., № 938/99 — 24 октября 2001 г., № 1014/2001)
 Резник, Михаил Борисович (24 октября 2001 г., № 1015/2001 — 10 ноября 2003 г., № 1280/2003)
 Камышев, Сергей Алексеевич (19 марта 2004 г., № 342/2004 — 3 июня 2009 г., № 396/2009)
 Костенко, Юрий Васильевич (3 июня 2009 г., № 397/2009 — 12 сентября 2012 г., № 542/2012)
 Демин, Олег Алексеевич (18 июля 2013 г., № 385/2013 — 17 мая 2019 г., № 241/2019)

КНДР 
Корейская Народно-Демократическая Республика (послом по совместительству назначался посол в Китае)
 Литвин, Игорь Антонович (2 июня 2000 г., № 757/2000 — 24 октября 2001 г., № 1014/2001)

Южная Корея 
Республика Корея
 Резник, Михаил Борисович (3 сентября 1997 г., № 948/97 — 24 октября 2001 г., № 1013/2001)
 Фуркал, Владимир Васильевич (12 ноября 2001 г., № 1065/2001 — 7 марта 2005 г., № 444/2005)
 Мушка, Юрий Юрьевич (10 мая 2006 г., № 362/2006 — 18 сентября 2008 г., № 841/2008)
 Белашов, Владимир Евгеньевич (18 сентября 2008 г., № 842/2008 — 30 мая 2011 г., № 619/2011)
 Мармазов, Василий Евгеньевич (1 сентября 2011 г., № 895/2011 — 23 января 2017 г., № 14/2017)
 Горин, Александр Олегович (с 6 июня 2017 г., № 154/2017)

Кувейт 
Государство Кувейт
 Бурмаков, Анатолий Иванович (14 ноября 2002 г., № 1028/2002 — 28 апреля 2005 г., № 723/2005)
 Толкач, Владимир Сергеевич (2 августа 2010 г., № 796/2010 — 7 февраля 2019 г., № 31/2019)
 Балануца, Александр Александрович (с 21 марта 2019 г., № 84/2019)

Киргизия 
Республика Кыргызстан — Кыргызская Республика (до 1999 г. послом по совместительству назначался посол в Казахстане)
 Богатырь, Виктор Васильевич (14 марта 1995 г., № 211/95 — 11 декабря 1999 г., № 1548/99)
 Шаповал, Петр Дмитриевич (30 ноября 2000 г., № 1270/2000 — 7 июля 2003 г., № 578/2003)
 Божко, Александр Иванович (31 декабря 2004 г., № 1593/2004 — 21 июня 2005 г., № 996/2005)
 Тягло, Владимир Николаевич (21 июня 2005 г., № 992/2005 — 18 января 2008 г., № 35/2008)
 Соловей, Владимир Васильевич (28 января 2008 г., № 51/2008 — 25 января 2014 г., № 46/2014)
 Нефедов, Александр Степанович (25 января 2014 г., № 48/2014 — 19 марта 2014 г., № 319/2014)
 Дорошенко, Николай Петрович (2 июня 2015 г., № 307/2015 — 26 апреля 2017 г., № 117/2017) — участвовал в саммите глав государств СНГ.
 Жовтенко, Валерий Тимофеевич (с 30 августа 2018 г., № 264/2018)

Лаос 
Лаосская Народно-Демократическая Республика (послами по совместительству назначались — до 2003 г. посол во Вьетнаме, с 2004 г. послы в Таиланде)
 Белодед, Ростислав Митрофанович (2 июня 2000 г., № 758/2000 — 7 апреля 2003 г., № 309/2003)
 Гуменный, Игорь Владимирович (16 ноября 2004 г., № 1409/2004 — 25 февраля 2008 г., № 158/2008)
 Чучук, Маркиян Евгеньевич (10 августа 2009 г., № 607/2009 — 31 марта 2014 г., № 354/2014)
 Бешта, Андрей Петрович (с 16 февраля 2017 г., № 38/2017)

Ливан 
Ливанская Республика
 Рылач, Валерий Александрович (18 февраля 2002 г., № 145/2002 — 26 июля 2005 г., № 1126/2005)
 Захарчук, Борис Иванович (30 марта 2006 г., № 268/2006 — 3 июня 2009 г., № 394/2009)
 Коваль, Владимир Александрович (3 июня 2009 г., № 395/2009 — 31 марта 2014 г., № 357/2014)
 Осташ, Игорь Иванович (с 23 августа 2016 г., № 351/2016)

Малайзия 
Малайзия (послами по совместительству назначались — до 1999 г. посол в Индонезии, в 2000—2002 гг. посол во Вьетнаме)
 Литвин, Игорь Антонович (3 апреля 1998 г., № 249/98 — 2 августа 1999 г., № 936/99)
 Белодед, Ростислав Митрофанович (7 июля 2000 г., № 857/2000 — 8 июля 2002 г., № 623/2002)
 Шевченко, Александр Дмитриевич (19 марта 2004 г., № 344/2004 — 4 июня 2009 г., № 414/2009)
 Лоссовский, Игорь Евгеньевич (4 июня 2009 г., № 415/2009 — 5 февраля 2010 г., № 112/2010)
 Гуменный, Игорь Владимирович (с 25 августа 2010 г., № 867/2010 — 19 декабря 2015 г., № 714/2015))
 Нечитайло, Александр Вячеславович (18 июня 2016 г., № 262/2016)

Мальдивы 
Республика Мальдивы (послами по совместительству назначаются послы в Индии)
 Полиха, Игорь Зиновьевич (13 сентября 2007 г., № 856/2007 — 5 февраля 2010 г., № 109/2010; с 12 мая 2016 г. № 208/2016)
 Шевченко, Александр Дмитриевич (16 июня 2011 г., № 670/2011 — 24 ноября 2015 г., № 659/2015)

Монголия 
Монголия (послами по совместительству назначались послы в Китае)
 Литвин, Игорь Антонович (2 июня 2000 г., № 757/2000 — 24 октября 2001 г., № 1014/2001)
 Резник, Михаил Борисович (11 июня 2002 г., № 531/2002 — 10 ноября 2003 г., № 1280/2003)
 Камышев, Сергей Алексеевич (2 ноября 2004 г., № 1337/2004 — 3 июня 2009 г., № 396/2009)
 Костенко, Юрий Васильевич (21 декабря 2009 г., № 1084/2009 — 12 сентября 2012 г., № 542/2012)

Мьянма 
Союз Мьянма (послами по совместительству назначаются — до 2003 г. посол во Вьетнаме, с 2005 г. послы в Таиланде)
 Белодед, Ростислав Митрофанович (2 июня 2000 г., № 758/2000 — 7 апреля 2003 г., № 309/2003)
 Гуменный, Игорь Владимирович (15 февраля 2005 г., № 271/2005 — 25 февраля 2008 г., № 158/2008)
 Чучук, Маркиян Евгеньевич (13 октября 2009 г., № 820/2009 — 31 марта 2014 г., № 354/2014)
 Бешта, Андрей Петрович (с 19 августа 2017 г., № 222/2017)

Непал 
Королевство Непал — Федеративная Демократическая Республика Непал (послами по совместительству назначаются послы в Индии)
 Адомайтис, Валентин Владимирович (20 октября 1998 г., № 1154/98 — 1 августа 2000 г., № 941/2000)
 Семенец, Олег Евгеньевич (15 мая 2002 г., № 463/2002 — 10 апреля 2006 г., № 296/2006)
 Полиха, Игорь Зиновьевич (5 февраля 2008 г., № 92/2008 — 5 февраля 2010 г., № 109/2010; с 15 июня 2016 г. № 255/2016)
 Шевченко, Александр Дмитриевич (16 июня 2011 г., № 670/2011 — 24 ноября 2015 г., № 659/2015)

ОАЭ 
Объединенные Арабские Эмираты
 Семенец, Олег Евгеньевич (16 марта 1995 г., № 230/95 — 27 марта 1998 г., № 226/98)
 Тимофеев, Игорь Владимирович (16 мая 2001 г., № 315/2001 — 25 декабря 2003 г., № 1512/2003)
 Микитенко, Евгений Олегович (19 марта 2004 г., № 343/2004 — 10 мая 2006 г., № 363/2006)
 Ильченко, Георгий Михайлович (26 июня 2006 г., № 576/2006 — 27 июня 2007 г., № 580/2007)
 Пасько, Сергей Алексеевич (28 июля 2007 г., № 670/2007 — 30 января 2009 г., № 56/2009)
 Полурез, Юрий Владимирович (с 11 октября 2010 г., № 946/2010)

Оман 
Султанат Оман (послами по совместительству назначались послы в Саудовской Аравии)
 Гурьянов, Леонид Николаевич (21 октября 2002 г., № 934/2002 — 28 января 2009 г., № 48/2009)
 Колос, Петр Михайлович (27 апреля 2010 г., № 577/2010 — 22 марта 2014 г., № 331/2014)
 Вахрушев, Вадим Владимирович (с 19 октября 2015 г., № 593/2015)

Пакистан 
Исламская Республика Пакистан
 Пономаренко, Владимир Степанович (6 июня 2002 г., № 516/2002 — 13 апреля 2004 г., № 424/2004)
 Полиха, Игорь Зиновьевич (25 августа 2004 г., № 994/2004 — 7 февраля 2007 г., № 88/2007)
 Пасько, Игорь Сергеевич (7 февраля 2007 г., № 89/2007 — умер 6 июня 2011 г.)
 Лакомов, Владимир Иванович (с 25 января 2012 г., № 40/2012)

Саудовская Аравия 
Королевство Саудовская Аравия
 Микитенко, Евгений Олегович (17 апреля 1996 г., № 271/96 — 20 декабря 1999 г., № 1599/99)
 Гурьянов, Леонид Николаевич (25 апреля 2002 г., № 380/2002 — 28 января 2009 г., № 48/2009)
 Колос, Петр Михайлович (4 июня 2009 г., № 417/2009 — 22 марта 2014 г., № 331/2014)
 Вахрушев, Вадим Владимирович (с 13 октября 2014 г., № 784/2014)

Сингапур 
Республика Сингапур (послами по совместительству назначались — до 1999 г. посол в Индонезии, в 2000—2002 гг. посол во Вьетнаме)
 Литвин, Игорь Антонович (27 марта 1998 г., № 232/98 — 2 августа 1999 г., № 936/99)
 Белодед, Ростислав Митрофанович (2 июня 2000 г., № 758/2000 — 18 сентября 2002 г., № 835/2002)
 Горин, Александр Олегович (1 октября 2002 г., № 893/2002 — 29 мая 2006 г., № 445/2006)
 Маштабей, Виктор Яковлевич (29 мая 2006 г., № 446/2006 — 21 июля 2009 г., № 558/2009)
 Султанский, Павел Александрович (30 июля 2010 г., № 790/2010 — 24 ноября 2015 г., № 661/2015)
 Сеник, Дмитрий Юрьевич (с 28 ноября 2015 г., № 667/2015)

Сирия 
Сирийская Арабская Республика
 Микитенко, Евгений Олегович (20 декабря 1999 г., № 1600/99 — 20 октября 2001 г., № 1000/2001)
 Коваль, Владимир Александрович (14 февраля 2002 г., № 124/2002 — 11 декабря 2006 г., № 1061/2006)
 Семенец, Олег Евгеньевич (17 июня 2008 г., № 545/2008 — 1 августа 2011 г., № 791/2011)

Таджикистан 
Республика Таджикистан (до 2010 г. послами по совместительству назначались послы в Узбекистане)
 Сметанин, Владимир Ильич (17 июня 1995 г., № 457/95 — 13 июля 1999 г., № 823/99)
 Касьяненко, Анатолий Иванович (2 марта 2000 г., № 324/2000 — 18 августа 2005 г., № 1181/2005)
 Похвальский, Вячеслав Владимирович (28 июля 2007 г., № 671/2007 — 15 июня 2010 г., № 690/2010)
 Никитюк, Виктор Олегович (30 августа 2012 г., № 523/2012 — 18 октября 2018 г., № 336/2018)
 Серватюк, Василий Николаевич (с 16 мая 2019 г., № 233/2019)

Таиланд 
Королевство Таиланд (послами по совместительству назначались — до 1999 г. посол в Индонезии, в 2000—2002 гг. посол во Вьетнаме)
 Литвин, Игорь Антонович (19 мая 1998 г., № 484/98 — 2 августа 1999 г., № 936/99)
 Белодед, Ростислав Митрофанович (14 ноября 2000 г., № 1225/2000 — 23 сентября 2002 г., № 853/2002)
 Гуменный, Игорь Владимирович (5 марта 2004 г., № 272/2004 — 25 февраля 2008 г., № 158/2008)
 Чучук, Маркиян Евгеньевич (3 июня 2008 г., № 509/2008 — 31 марта 2014 г., № 354/2014)
 Бешта, Андрей Петрович (с 24 ноября 2015 г., № 662/2015)

Тимор 
Демократическая Республика Тимор-Лешти (послами по представительству назначаются послы в Малайзии)
 Шевченко, Александр Дмитриевич (17 мая 2005 г., № 812/2005 — 18 июля 2009 г., № 555/2009)
 Гуменный, Игорь Владимирович (1 сентября 2011 г., № 896/2011 — 19 декабря 2015 г., № 714/2015)

Туркменистан 
Туркменистан
 Чупрун, Вадим Прокофьевич (12 января 1995 г., № 33/95 — 11 декабря 1999 г., № 1547/99; 27 августа 2002 г., № 775/2002 — 9 июля 2004 г., № 768/2004)
 Майко, Виктор Анатольевич (10 марта 2005 г., № 456/2005 — 11 мая 2010 г., № 596/2010)
 Шевелев, Валентин Николаевич (с 2 июля 2010 г., № 750/2010)

Турция 
Турецкая Республика
 Турянский, Игорь Мефодьевич (24 июля 1992 г., № 393/92 — 10 сентября 1997 г., № 974/97)
 Моцык, Александр Федорович (8 октября 1997 г., № 1136/97 — 7 ноября 2001 г., № 1051/2001)
 Долгов, Игорь Алексеевич (25 января 2002 г., № 70/2002 — 30 августа 2004 г., № 1018/2004)
 Мищенко, Александр Павлович (22 августа 2005 г., № 1184/2005 — 29 июля 2008 г., № 683/2008)
 Корсунский, Сергей Владимирович (29 июля 2008 г., № 684/2008 — 18 июня 2016 г., № 267/2016)
 Сибига, Андрей Иванович (с 22 августа 2016 г., № 346/2016)

Узбекистан 
Республика Узбекистан
 Сметанин, Владимир Ильич (27 апреля 1993 г., № 148/93 — 13 июля 1999 г., № 823/99)
 Касьяненко, Анатолий Иванович (10 января 2000 г., № 8/2000 — 18 августа 2005 г., № 1181/2005)
 Похвальский, Вячеслав Владимирович (9 июня 2006 г., № 496/2006 — 15 июня 2010 г., № 690/2010)
 Савченко, Юрий Васильевич (22 декабря 2010 г., № 1160/2010 — 12 марта 2019 г., № 70/2019)

Филиппины 
Республика Филиппины (послами по совместительству назначаются — до 1999 г. посол в Индонезии, в 2000—2003 гг. посол во Вьетнаме, в 2004—2013 гг. послы в Японии, с 2017 г. — посол в Малайзии)
 Литвин, Игорь Антонович (9 декабря 1997 г., № 1343/97 — 2 августа 1999 г., № 936/99)
 Белодед, Ростислав Митрофанович (2 июня 2000 г., № 758/2000 — 7 апреля 2003 г., № 309/2003)
 Костенко, Юрий Васильевич (21 декабря 2004 г., № 1511/2004 — 24 марта 2006 г., № 262/2006)
 Кулинич, Николай Андреевич (2 октября 2007 г., № 938/2007 — 29 января 2013 г., № 45/2013)
 Нечитайло, Александр Вячеславович (с 1 сентября 2017 г., № 257/2017)

Шри-Ланка 
Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка (послами по совместительству назначаются послы в Индии)
 Адомайтис, Валентин Владимирович (23 февраля 1999 г., № 195/99 — 1 августа 2000 г., № 941/2000)
 Семенец, Олег Евгеньевич (6 июня 2002 г., № 515/2002 — 10 апреля 2006 г., № 296/2006)
 Полиха, Игорь Зиновьевич (1 октября 2007 г., № 936/2007 — 5 февраля 2010 г., № 109/2010; с 18 июня 2016 г. № 263/2016)
 Шевченко, Александр Дмитриевич (6 июня 2011 г., № 646/2011 —24 ноября 2015 г., № 659/2015)

Япония 
Япония
 Дашкевич, Михаил Павлович (3 января 1995 г., № 10/95 — 21 октября 1999 г., № 1359/99)
 Костенко, Юрий Васильевич (25 января 2001 г., № 45/2001 — 24 марта 2006 г., № 262/2006)
 Макуха, Владимир Алексеевич (10 мая 2006 г., № 365/2006 — 18 августа 2006 г., № 690/2006)
 Кулинич, Николай Андреевич (22 ноября 2006 г., № 992/2006 — 29 января 2013 г., № 45/2013)
 Харченко, Игорь Юрьевич (с 29 января 2013 г., № 46/2013)

Америка

Антигуа и Барбуда 
Антигуа и Барбуда (послами по совместительству назначаются послы в США)
 Грищенко, Константин Иванович (24 сентября 2001 г., № 888/2001 — 2 сентября 2003 г., № 955/2003)
 Резник, Михаил Борисович (5 июля 2004 г., № 743/2004 — 21 июня 2005 г., № 986/2005)
 Шамшур, Олег Владиславович (30 марта 2006 г., № 269/2006 — 12 мая 2010 г., № 613/2010)
 Моцык, Александр Федорович (15 ноября 2010 г., № 1033/2010 — 14 апреля 2015 г., № 216/2015)
 Чалый, Валерий Алексеевич (с 24 ноября 2015 г., № 658/2015)

Аргентина 
Аргентинская Республика
 Пащук, Виктор Викторович (1994 г. — 9 марта 2000 г., № 406/2000)
 Майданник, Александр Иванович (15 января 2001 г., № 15/2001 — 25 декабря 2003 г., № 1493/2003)
 Никоненко, Александр Николаевич (11 февраля 2004 г., № 184/2004 — 18 февраля 2008 г., № 138/2008)
 Тараненко, Александр Сергеевич (23 апреля 2008 г., № 388/2008 — 29 января 2013 г., № 47/2013)
 Дюдин, Юрий Алексеевич (с 25 сентября 2013 г., № 527/2013)

Багамские острова 
Содружество Багамских островов (послом по совместительству назначался постоянный представитель при ООН)
 Сергеев, Юрий Анатольевич (17 июня 2008 г., № 546/2008 — 9 декабря 2015 г., № 688/2015)

Белиз 
Белиз (послом по совместительству назначен посол в Мексике)
 Спирин, Руслан Николаевич (с 29 октября 2014 г., № 834/2014)

Боливия 
Республика Боливия — Многонациональное Государство Боливия (послами по совместительству назначались послы в Бразилии)
 Никоненко, Александр Николаевич (11 июля 1997 г., № 631/97 — 9 марта 2000 г., № 407/2000)
 Богаевский, Юрий Вадимович (6 июня 2002 г., № 514/2002 — 14 июня 2006 г., № 514/2006)
 Лакомов, Владимир Иванович (12 мая 2009 г., № 301/2009 — 12 мая 2010 г., № 608/2010)

Бразилия 
Федеративная Республика Бразилия
 Никоненко, Александр Николаевич (2 апреля 1996 г., № 232/96 — 9 марта 2000 г., № 407/2000)
 Богаевский, Юрий Вадимович (2 августа 2001 г., № 588/2001 — 14 июня 2006 г., № 514/2006)
 Лакомов, Владимир Иванович (16 апреля 2007 г., № 304/2007 — 12 мая 2010 г., № 608/2010)
 Грушко, Игорь Олегович (4 июня 2010 г., № 671/2010 — 24 марта 2012 г., № 213/2012)
 Троненко, Ростислав Владимирович (с 24 марта 2012 г., № 214/2012)

Венесуэла 
Республика Венесуэла — Боливарианская Республика Венесуэла (послами по совместительству назначались — до 2006 г. послы в Бразилии, в 2010—2013 гг. посол в Кубе)
 Никоненко, Александр Николаевич (11 июля 1997 г., № 631/97 — 9 марта 2000 г., № 407/2000)
 Богаевский, Юрий Вадимович (6 июня 2002 г., № 514/2002 — 14 июня 2006 г., № 514/2006)
 Саенко, Татьяна Григорьевна (15 ноября 2010 г., № 1034/2010 — умерла 7 января 2013 г.)

Гайана 
Кооперативная Республика Гайана (послами по совместительству назначались послы в Бразилии)
 Богаевский, Юрий Вадимович (6 мая 2006 г., № 344/2006 — 14 июня 2006 г., № 514/2006)
 Лакомов, Владимир Иванович (16 февраля 2009 г., № 93/2009 — 12 мая 2010 г., № 608/2010)

Гватемала 
Республика Гватемала (послами по совместительству назначаются послы в Мексике)
 Тараненко, Александр Сергеевич (12 октября 2004 г., № 1216/2004 — 14 июня 2006 г., № 518/2006)
 Бранашко, Алексей Васильевич (26 декабря 2008 г., № 1206/2008 — 25 января 2012 г., № 37/2012)
 Спирин, Руслан Николаевич (с 6 декабря 2013 г., № 676/2013)

Доминиканская Республика 
Доминиканская Республика (послами по совместительству назначались послы в Кубе)
 Пащук, Виктор Викторович (23 сентября 2002 г., № 854/2002 — умер 6 апреля 2005 г.)
 Гнедых, Александр Иванович (2 июня 2006 г., № 468/2006 — 6 августа 2008 г., № 691/2008)
 Саенко, Татьяна Григорьевна (11 октября 2010 г., № 947/2010 — умерла 7 января 2013 г.)

Канада 
Канада
 Лукьяненко, Левко Григорьевич (14 мая 1992 г., № 294 — 15 октября 1993 г., № 461/93)
 Батюк, Виктор Гаврилович (13 декабря 1993 г., № 584/93 — 17 января 1996 г., № 61/96)
 Фуркал, Владимир Васильевич (24 января 1996 г., № 85/96 — 15 октября 1998 г., № 1141/98)
 Хандогий, Владимир Дмитриевич (22 октября 1998 г., № 1174/98 — 11 декабря 1999 г., № 1546/99)
 Щербак, Юрий Николаевич (9 марта 2000 г., № 409/2000 — 7 апреля 2003 г., № 310/2003)
 Маймескул, Николай Иванович (20 марта 2004 г., № 347/2004 — 7 февраля 2006 г., № 113/2006)
 Осташ, Игорь Иванович (11 сентября 2006 г., № 748/2006 — 16 июня 2011 г., № 669/2011)
 Пристайко, Вадим Владимирович (8 ноября 2012 г., № 630/2012 — 29 октября 2014 г., № 833/2014)
 Шевченко, Андрей Витальевич (с 22 сентября 2015 г., № 552/2015)

Колумбия 
Республика Колумбия (послом по совместительству назначался посол в Перу)
 Грушко, Игорь Олегович (25 августа 2004 г., № 995/2004 — 14 июня 2006 г., № 515/2006)

Коста-Рика 
Республика Коста-Рика (послами по совместительству назначаются послы в Мексике)
 Тараненко, Александр Сергеевич (6 мая 2006 г., № 348/2006 — 14 июня 2006 г., № 518/2006)
 Бранашко, Алексей Васильевич (26 декабря 2008 г., № 1206/2008 — 25 января 2012 г., № 37/2012)
 Спирин, Руслан Николаевич (с 18 октября 2013 г., № 573/2013)

Куба 
Республика Куба
 Тараненко, Александр Сергеевич (9 февраля 1995 г., № 112/95 — 4 февраля 1997 г., № 99/97)
 Свинарчук, Евгений Григорьевич (8 октября 1997 г., № 1137/97 — 1 августа 2000 г., № 942/2000)
 Пащук, Виктор Викторович (5 октября 2001 г., № 939/2001 — умер 6 апреля 2005 г.)
 Гнедых, Александр Иванович (3 ноября 2005 г., № 1539/2005 — 6 августа 2008 г., № 691/2008)
 Саенко, Татьяна Григорьевна (4 июня 2009 г., № 416/2009 — умерла 7 января 2013 г.)
 Божко, Александр Федорович (6 декабря 2013 г., № 674/2013 — 28 апреля 2014 г., № 440/2014)

Мексика 
Мексиканские Соединенные Штаты (до 1998 г. послом по совместительству назначался посол в США)
 Щербак, Юрий Николаевич (27 февраля 1997 г., № 183/97 — 18 ноября 1998 г., № 1272/98)
 Тараненко, Александр Сергеевич (12 января 2004 г., № 30/2004 — 14 июня 2006 г., № 518/2006)
 Бранашко, Алексей Васильевич (13 сентября 2007 г., № 853/2007 — 25 января 2012 г., № 37/2012)
 Спирин, Руслан Николаевич (с 25 января 2012 г., № 38/2012)

Панама 
Республика Панама (послами по совместительству назначаются послы в Мексике)
 Тараненко, Александр Сергеевич (12 октября 2004 г., № 1216/2004 — 14 июня 2006 г., № 518/2006)
 Бранашко, Алексей Васильевич (26 декабря 2008 г., № 1206/2008 — 25 января 2012 г., № 37/2012)
 Спирин, Руслан Николаевич (с 22 января 2014 г., № 34/2014)

Парагвай 
Республика Парагвай (послами по совместительству назначаются послы в Аргентине)
 Пащук, Виктор Викторович (11 июля 1997 г., № 632/97 — 9 марта 2000 г., № 406/2000)
 Майданник, Александр Иванович (20 июля 2001 г., № 537/2001 — 25 декабря 2003 г., № 1493/2003)
 Никоненко, Александр Николаевич (19 мая 2004 г., № 558/2004 — 18 февраля 2008 г., № 138/2008)
 Тараненко, Александр Сергеевич (28 января 2009 г., № 49/2009 — 29 января 2013 г., № 47/2013)
 Дюдин, Юрий Алексеевич (с 7 июля 2015 г., № 401/2015)

Перу 
Республика Перу
 Грушко, Игорь Олегович (18 августа 2003 г., № 861/2003 — 14 июня 2006 г., № 515/2006)
 Михальчук, Александр Николаевич (29 января 2013 г., № 48/2013 — 3 февраля 2017 г., № 24/2017)
 Тумасов, Игорь Юрьевич (с 19 июня 2018 г., № 171/2018)

США 
Соединенные Штаты Америки
 Белорус, Олег Григорьевич (6 марта 1992 г., № 133 — 12 сентября 1994 г., № 514/94)
 Щербак, Юрий Николаевич (22 октября 1994 г., № 631/94 — 18 ноября 1998 г., № 1272/98)
 Бутейко, Антон Денисович (18 ноября 1998 г., № 1274/98 — 24 декабря 1999 г., № 1613/99)
 Грищенко, Константин Иванович (28 января 2000 г., № 107/2000 — 2 сентября 2003 г., № 955/2003)
 Резник, Михаил Борисович (10 ноября 2003 г., № 1284/2003 — 21 июня 2005 г., № 986/2005)
 Шамшур, Олег Владиславович (19 декабря 2005 г., № 1798/2005 — 12 мая 2010 г., № 613/2010)
 Моцык, Александр Федорович (11 июня 2010 г., № 686/2010 — 14 апреля 2015 г., № 216/2015)
 Чалый, Валерий Алексеевич (с 10 июля 2015 г., № 409/2015)

Тринидад и Тобаго 
Республика Тринидад и Тобаго (послами по совместительству назначаются — до 2006 г. постоянный представитель при ООН, с 2011 г. послы в США)
 Кучинский, Валерий Павлович (24 марта 2003 г., № 252/2003 — 29 мая 2006 г., № 447/2006)
 Моцык, Александр Федорович (14 сентября 2011 г., № 914/2011 — 14 апреля 2015 г., № 216/2015)
 Чалый, Валерий Алексеевич (с 12 апреля 2016 г., № 135/2016)

Уругвай 
Восточная Республика Уругвай (послами по совместительству назначаются послы в Аргентине)
 Пащук, Виктор Викторович (11 июля 1997 г., № 632/97 — 9 марта 2000 г., № 406/2000)
 Майданник, Александр Иванович (20 июля 2001 г., № 537/2001 — 25 декабря 2003 г., № 1493/2003)
 Никоненко, Александр Николаевич (10 июня 2004 г., № 638/2004 — 18 февраля 2008 г., № 138/2008)
 Тараненко, Александр Сергеевич (26 декабря 2008 г., № 1205/2008 — 29 января 2013 г., № 47/2013)
 Дюдин, Юрий Алексеевич (с 7 июля 2015 г., № 399/2015)

Чили 
Республика Чили (послами по совместительству назначаются послы в Аргентине)
 Пащук, Виктор Викторович (6 марта 1995 г., № 174/95 — 9 марта 2000 г., № 406/2000)
 Майданник, Александр Иванович (20 июля 2001 г., № 537/2001 — 25 декабря 2003 г., № 1493/2003)
 Никоненко, Александр Николаевич (19 апреля 2004 г., № 441/2004 — 18 февраля 2008 г., № 138/2008)
 Тараненко, Александр Сергеевич (26 декабря 2008 г., № 1205/2008 — 29 января 2013 г., № 47/2013)
 Дюдин, Юрий Алексеевич (с 7 июля 2015 г., № 400/2015)

Эквадор 
Республика Эквадор (послами по совместительству назначались — до 2006 г. послы в Бразилии, в 2006 г. посол в Перу)
 Никоненко, Александр Николаевич (11 июля 1997 г., № 631/97 — 9 марта 2000 г., № 407/2000)
 Богаевский, Юрий Вадимович (6 июня 2002 г., № 514/2002 — 3 апреля 2006 г., № 281/2006)
 Грушко, Игорь Олегович (3 апреля 2006 г., № 282/2006 — 14 июня 2006 г., № 515/2006)

Ямайка 
Ямайка (послами по совместительству назначаются постоянные представители при ООН)
 Кучинский, Валерий Павлович (19 января 2002 г., № 53/2002 — 29 мая 2006 г., № 447/2006)
 Ельченко, Владимир Юрьевич (с 11 мая 2019 г., № 213/2019)

Африка

Алжир 
Алжирская Народная Демократическая Республика
 Дашкевич, Михаил Павлович (21 октября 1999 г., № 1360/99 — 5 января 2004 г., № 2/2004)
 Бершеда, Евгений Романович (5 января 2004 г., № 3/2004 — 12 октября 2004 г., № 1215/2004)
 Боровик, Сергей Николаевич (12 октября 2004 г., № 1218/2004 — 15 августа 2009 г., № 614/2009)
 Кирдода, Валерий Николаевич (15 августа 2009 г., № 615/2009 — 16 мая 2014 г., № 476/2014)
 Субх, Максим Алиевич (с 13 июля 2018 г., № 203/2018)

Ангола 
Республика Ангола (в 2013—2014 гг. послом по совместительству назначался посол в Португалии)
 Лакомов, Владимир Иванович (19 марта 2004 г., № 341/2004 — 16 апреля 2007 г., № 303/2007)
 Никоненко, Александр Николаевич (5 июля 2013 г., № 368/2013 — 19 марта 2014 г., № 318/2014)

Бенин 
Республика Бенин (послами по совместительству назначаются послы в Нигерии)
 Скоропад, Олег Михайлович (31 августа 2005 г., № 1222/2005 — 10 июня 2009 г., № 425/2009)
 Александрук, Валерий Евгеньевич (с 12 мая 2016 г., № 206/2016)

Ботсвана 
Республика Ботсвана (послом по совместительству назначался посол в ЮАР)
 Скуратовский, Михаил Васильевич (13 декабря 2004 г., № 1470/2004 — 14 июня 2006 г., № 517/2006)

Габон 
Габонская Республика (в 2016—2018 гг. послом по совместительству назначался посол в Сенегале)
 Мишустин, Сергей Васильевич (12 января 2007 г., № 9/2007 — 11 ноября 2011 г., № 1042/2011)
 Овчаров, Александр Евгеньевич (12 апреля 2016 г., № 136/2016 — 7 декабря 2018 г., № 418/2018)

Гамбия 
Республика Гамбия (послом по совместительству назначался посол в Нигерии)
 Бутяга, Владимир Иванович (21 сентября 2001 г., № 871/2001 — 4 августа 2003 г., № 798/2003)

Гана 
Республика Гана (послами по совместительству назначаются послы в Нигерии)
 Скоропад, Олег Михайлович (6 мая 2006 г., № 345/2006 — 10 июня 2009 г., № 425/2009)
 Александрук, Валерий Евгеньевич (с 12 мая 2016 г., № 206/2016)

Гвинея 
Гвинейская Республика
 Пивоваров, Валерий Константинович (30 октября 1996 г., № 1014/96 — 13 июля 1998 г., № 765/98)
 Шевченко, Иван Денисович (4 декабря 1998 г., № 1330/98 — умер 15 февраля 2002 г.)
 Заяц, Андрей Иванович (18 декабря 2007 г., № 1232/2007 — 5 июля 2013 г., № 367/2013)

Египет 
Арабская Республика Египет
 Нагайчук, Виктор Иванович (25 марта 1996 г., № 209/96 — 6 ноября 1997 г., № 1239/97)
 Кулеба, Иван Дмитриевич (6 ноября 1997 г., № 1240/97 — 14 августа 2000 г., № 977/2000)
 Веселовский, Андрей Иванович (18 января 2001 г., № 24/2001 — 5 августа 2005 г., № 1140/2005)
 Микитенко, Евгений Олегович (10 мая 2006 г., № 364/2006 — 4 июня 2010 г., № 670/2010; с 11 апреля 2019 г., № 121/2019)
 Кириленко, Евгений Григорьевич (19 октября 2011 г., № 999/2011 — 19 марта 2014 г., № 322/2014)
 Латий, Геннадий Георгиевич (13 января 2015 г., № 8/2015 — 27 февраля 2019 г., № 42/2019)

Замбия 
Республика Замбия (послами по совместительству назначались послы в ЮАР)
 Турянский, Игорь Мефодьевич (15 августа 2002 г., № 715/2002 — 26 декабря 2003 г., № 1518/2003)
 Скуратовский, Михаил Васильевич (12 октября 2004 г., № 1217/2004 — 14 июня 2006 г., № 517/2006)
 Гребенюк, Валерий Николаевич (20 апреля 2010 г., № 565/2010 — 19 марта 2014 г., № 320/2014)

Зимбабве 
Республика Зимбабве (послами по совместительству назначались послы в ЮАР)
 Турянский, Игорь Мефодьевич (4 ноября 2002 г., № 977/2002 — 26 декабря 2003 г., № 1518/2003)
 Скуратовский, Михаил Васильевич (12 октября 2004 г., № 1217/2004 — 14 июня 2006 г., № 517/2006)
 Гребенюк, Валерий Николаевич (8 апреля 2011 г., № 415/2011 — 19 марта 2014 г., № 320/2014)

Кения 
Республика Кения (послами по совместительству назначались — до 2003 г. посол в Египте, в 2006—2009 гг. посол в Эфиопии)
 Веселовский, Андрей Иванович (25 марта 2002 г., № 292/2002 — 20 октября 2003 г., № 1195/2003)
 Забигайло, Владимир Константинович (30 сентября 2003 г., № 1122/2003 — умер 23 марта 2005 г.)
 Демьяненко, Владислав Алексеевич (21 июня 2006 г., № 556/2006 — 2 апреля 2009 г., № 217/2009)
 Бутяга, Владимир Иванович (25 января 2010 г., № 61/2010 — 31 марта 2014 г., № 353/2014)
 Цымбалюк, Евгений Викторович (19 марта 2015 г., № 152/2015 — 19 июня 2018 г., № 172/2018)
 Праведник, Андрей Иванович (с 21 сентября 2018 г., № 292/2018)

Коморские острова 
Союз Коморских Островов (послом по совместительству назначался посол в Кении)
 Цымбалюк, Евгений Викторович (19 октября 2015 г., № 591/2015 — 19 июня 2018 г., № 172/2018)

Конго 
Демократическая Республика Конго (послом по совместительству назначался посол в Габоне)
 Мишустин, Сергей Васильевич (1 сентября 2011 г., № 892/2011 — 11 ноября 2011 г., № 1042/2011)

Кот-д'Ивуар 
Республика Кот-д’Ивуар (послами по совместительству назначались — до 2013 г. посол в Гвинее, в 2016—2018 гг. посол в Сенегале)
 Заяц, Андрей Иванович (15 июля 2009 г., № 548/2009 — 5 июля 2013 г., № 367/2013)
 Овчаров, Александр Евгеньевич (12 апреля 2016 г., № 137/2016 — 7 декабря 2018 г., № 418/2018)

Либерия 
Республика Либерия (послом по совместительству назначался посол в Сенегале)
 Овчаров, Александр Евгеньевич (12 мая 2016 г., № 207/2016 — 7 декабря 2018 г., № 418/2018)

Ливия 
Великая Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия — Государство Ливия
 Рыбак, Алексей Николаевич (21 октября 1999 г., № 1364/99 — 31 марта 2006 г., № 275/2006)
 Латий, Геннадий Георгиевич (22 мая 2006 г., № 426/2006 — 12 мая 2010 г., № 604/2010)
 Нагорный, Николай Викторович (с 16 июля 2010 г., № 774/2010)

Мавритания 
Исламская Республика Мавритания (послом по совместительству назначался посол в Марокко)
 Малько, Юрий Феодосьевич (10 апреля 2002 г., № 326/2002 — 14 февраля 2004 г., № 191/2004)

Мадагаскар 
Республика Мадагаскар (послом по совместительству назначался посол в ЮАР)
 Скуратовский, Михаил Васильевич (16 ноября 2004 г., № 1408/2004 — 14 июня 2006 г., № 517/2006)

Мали 
Республика Мали (послами по совместительству назначались — до 2002 г. посол в Гвинее, в 2004—2006 гг. посол в Ливии, в 2007—2014 гг. послы в Алжире)
 Шевченко, Иван Денисович (2 июня 2000 г., № 756/2000 — умер 15 февраля 2002 г.)
 Рыбак, Алексей Николаевич (24 декабря 2004 г., № 1526/2004 — 31 марта 2006 г., № 275/2006)
 Боровик, Сергей Николаевич (16 ноября 2007 г., № 1108/2007 — 15 августа 2009 г., № 614/2009)
 Кирдода, Валерий Николаевич (27 апреля 2011 г., № 506/2011 — 16 мая 2014 г., № 476/2014)

Марокко 
Королевство Марокко (до 2000 г. послом по совместительству назначался посол в Тунисе)
 Дяченко, Олег Маркович (26 января 1998 г., № 49/98 — 22 января 2000 г., № 87/2000)
 Малько, Юрий Феодосьевич (7 августа 2000 г., № 961/2000 — 14 февраля 2004 г., № 191/2004)
 Гудима, Борис Николаевич (25 августа 2004 г., № 991/2004 — 9 июня 2006 г., № 495/2006)
 Йохна, Виталий Антонович (27 декабря 2006 г., № 1135/2006 — 16 сентября 2010 г., № 903/2010)
 Коваль, Ярослав Григорьевич (с 24 февраля 2011 г., № 242/2011)

Мозамбик 
Республика Мозамбик (послами по совместительству назначались — до 2006 г. послы в ЮАР, в 2006—2007 гг. посол в Анголе)
 Гурьянов, Леонид Николаевич (5 октября 1998 г., № 1112/98 — 12 ноября 1999 г., № 1462/99)
 Турянский, Игорь Мефодьевич (15 мая 2002 г., № 464/2002 — 26 декабря 2003 г., № 1518/2003)
 Скуратовский, Михаил Васильевич (16 ноября 2004 г., № 1408/2004 — 2 июня 2006 г., № 467/2006)
 Лакомов, Владимир Иванович (6 мая 2006 г., № 346/2006 — 16 апреля 2007 г., № 303/2007)

Намибия 
Республика Намибия (послами по совместительству назначались послы в ЮАР)
 Турянский, Игорь Мефодьевич (1 июля 2002 г., № 591/2002 — 26 декабря 2003 г., № 1518/2003)
 Скуратовский, Михаил Васильевич (16 июня 2004 г., № 652/2004 — 14 июня 2006 г., № 517/2006)
 Гребенюк, Валерий Николаевич (27 августа 2009 г., № 683/2009 — 19 марта 2014 г., № 320/2014)

Нигерия 
Федеративная Республика Нигерия
 Бутяга, Владимир Иванович (2 июня 2001 г., № 403/2001 — 4 августа 2003 г., № 798/2003)
 Скоропад, Олег Михайлович (12 октября 2004 г., № 1219/2004 — 10 июня 2009 г., № 425/2009)
 Васильев, Валерий Владимирович (10 августа 2009 г., № 608/2009 — 16 мая 2014 г., № 475/2014)
 Александрук, Валерий Евгеньевич (с 19 марта 2015 г., № 154/2015)

Руанда 
Республика Руанда (послом по совместительству назначался посол в Кении)
 Цымбалюк, Евгений Викторович (29 декабря 2015 г., № 728/2015 — 19 июня 2018 г., № 172/2018)

Сенегал 
Республика Сенегал (до 2013 г. послом по совместительству назначался посол в Гвинее)
 Заяц, Андрей Иванович (17 июня 2008 г., № 544/2008 — 5 июля 2013 г., № 367/2013)
 Овчаров, Александр Евгеньевич (10 декабря 2013 г., № 679/2013 — 7 декабря 2018 г., № 418/2018)

Судан 
Республика Судан (послами по совместительству назначались послы в Египте)
 Веселовский, Андрей Иванович (30 апреля 2002 г., № 425/2002 — 5 августа 2005 г., № 1140/2005)
 Микитенко, Евгений Олегович (28 марта 2007 г., № 247/2007 — 4 июня 2010 г., № 670/2010)

Сьерра-Леоне 
Республика Сьерра-Леоне (послами по совместительству назначаются — до 2002 г. посол в Гвинее, с 2016 г. посол в Нигерии)
 Шевченко, Иван Денисович (27 декабря 2001 г., № 1267/2001 — умер 15 февраля 2002 г.)
 Александрук, Валерий Евгеньевич (с 11 октября 2016 г., № 441/2016)

Танзания 
Объединенная Республика Танзания (послами по совместительству назначались послы в Кении)
 Бутяга, Владимир Иванович (6 мая 2011 г., № 551/2011 — 31 марта 2014 г., № 353/2014)
 Цымбалюк, Евгений Викторович (18 июня 2016 г., № 265/2016 — 19 июня 2018 г., № 172/2018)

Тунис 
Тунисская Республика (в 2002—2004 гг. и с 2015 г. послами по совместительству назначаются послы в Ливии)
 Дяченко, Олег Маркович (14 мая 1997 г., № 438/97 — 22 января 2000 г., № 87/2000)
 Рыбак, Алексей Николаевич (13 марта 2002 г., № 240/2002 — 19 января 2004 г., № 61/2004)
 Рылач, Валерий Александрович (13 сентября 2007 г., № 854/2007 — 5 июля 2013 г., № 366/2013)
 Нагорный, Николай Викторович (с 19 марта 2015 г., № 153/2015)

Уганда 
Республика Уганда (послом по совместительству назначался посол в Эфиопии)
 Демьяненко, Владислав Алексеевич (10 ноября 2006 г., № 950/2006 — 2 апреля 2009 г., № 217/2009)

ЦАР 
Центральноафриканская Республика (послом по совместительству назначался посол в Ливии)
 Рыбак, Алексей Николаевич (1 июля 2002 г., № 590/2002 — 31 марта 2006 г., № 275/2006)

Чад 
Республика Чад (послами по совместительству назначаются послы в Ливии)
 Рыбак, Алексей Николаевич (10 апреля 2002 г., № 325/2002 — 31 марта 2006 г., № 275/2006)
 Нагорный, Николай Викторович (с 18 октября 2013 г., № 576/2013)

Эфиопия 
Федеративная Демократическая Республика Эфиопия (до 2004 г. послом по совместительству назначался посол в Ливии)
 Рыбак, Алексей Николаевич (2 июня 2000 г., № 755/2000 — 19 января 2004 г., № 61/2004)
 Демьяненко, Владислав Алексеевич (1 марта 2005 г., № 405/2005 — 2 апреля 2009 г., № 217/2009)

ЮАР 
Южно-Африканская Республика
 Гурьянов, Леонид Николаевич (2 ноября 1995 г., № 1008/95 — 12 ноября 1999 г., № 1462/99)
 Турянский, Игорь Мефодьевич (20 декабря 2000 г., № 1361/2000 — 26 декабря 2003 г., № 1518/2003)
 Скуратовский, Михаил Васильевич (26 декабря 2003 г., № 1521/2003 — 14 июня 2006 г., № 517/2006)
 Гребенюк, Валерий Николаевич (17 марта 2008 г., № 221/2008 — 19 марта 2014 г., № 320/2014)
 Буркат, Евгений Валерьевич (20 августа 2014 г., № 658/2014 — 13 июня 2017 г., № 159/2017)
 Кузьмич, Тарас Александрович (с 2 декабря 2018 г., № 406/2018)

Южный Судан 
Республика Южный Судан (послом по совместительству назначался посол в Кении)
 Бутяга, Владимир Иванович (18 октября 2013 г., № 574/2013 — 31 марта 2014 г., № 353/2014)

Австралия и Океания

Австралия 
Австралия
 Мищенко, Александр Павлович (2 августа 2004 г., № 858/2004 — 22 августа 2005 г., № 1183/2005)
 Адомайтис, Валентин Владимирович (7 марта 2007 г., № 186/2007 — 30 мая 2011 г., № 621/2011)
 Кулинич, Николай Андреевич (с 24 сентября 2015 г., № 554/2015)

Новая Зеландия 
Новая Зеландия (послами по совместительству назначаются — до 2011 г. посол в Австралии, с 2018 г. посол в Сингапуре)
 Адомайтис, Валентин Владимирович (28 июля 2007 г., № 669/2007 — 30 мая 2011 г., № 621/2011)
 Сеник, Дмитрий Юрьевич (с 1 ноября 2018 г., № 352/2018)

Международные организации

ООН 
Постоянные представители Украины при Организации Объединённых Наций
 Удовенко, Геннадий Иосифович (1985 г. — 2 марта 1992 г., № 119)
 Батюк, Виктор Гаврилович (2 марта 1992 г., № 120—1993 г.)
 Зленко, Анатолий Максимович (28 сентября 1994 г., № 550/94 — 19 сентября 1997 г., № 1046/97)
 Ельченко, Владимир Юрьевич (18 октября 1997 г., № 1169/97 — 2000 г.; с 9 декабря 2015 г., № 690/2015)
 Кучинский, Валерий Павлович (2 августа 2001 г., № 586/2001 — 29 мая 2006 г., № 447/2006)
 Сергеев, Юрий Анатольевич (18 апреля 2007 г., № 317/2007 — 9 декабря 2015 г., № 688/2015)

Отделение ООН и другие международные организации в Женеве 
Постоянные представители Украины при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве (в 1993—1996 гг. представителем по совместительству назначался посол в Швейцарии)
 Озадовский, Андрей Андреевич (1984 г. — 27 января 1993 г., № 27/93)
 Слипченко, Александр Сергеевич (27 января 1993 г., № 27/93 — 5 мая 1996 г., № 309/96)
 Маймескул, Николай Иванович (1 июля 1996 г., № 491/96 — 17 октября 2000 г., № 1141/2000; 21 ноября 2007 г., № 1129/2007 — 11 октября 2013 г., № 559/2013)
 Скуратовский, Михаил Васильевич (29 ноября 2000 г., № 1266/2000 — 26 декабря 2003 г., № 1520/2003)
 Белашов, Владимир Евгеньевич (26 декабря 2003 г., № 1517/2003 — 5 августа 2005 г., № 1146/2005)
 Бершеда, Евгений Романович (28 октября 2005 г., № 1515/2005 — 21 ноября 2007 г., № 1128/2007)
 Клименко, Юрий Аркадьевич (с 11 октября 2013 г., № 560/2013)

Международные организации в Вене 
Постоянные представители Украины при международных организациях в Вене (в 1992—2006 гг. представителями по совместительству назначались послы в Австрии)
 Костенко, Юрий Васильевич (1988 г. — 28 декабря 1994 г., № 815/94)
 Макаревич, Николай Петрович (20 декабря 1994 г., № 781/94 — 23 июля 1999 г., № 924/99)
 Огрызко, Владимир Станиславович (31 июля 1999 г., № 929/99 — 30 июня 2004 г., № 723/2004)
 Ельченко, Владимир Юрьевич (20 апреля 2005 г., № 699/2005 — 29 июня 2010 г., № 731/2010)
 Прокопчук, Игорь Васильевич (29 июня 2010 г., № 733/2010 — 29 апреля 2019 г., № 174/2019)
 Цымбалюк, Евгений Викторович (с 29 апреля 2019 г., № 175/2019)

ЮНЕСКО 
Постоянные Представители Украины при ЮНЕСКО (с 1992 г. представителями по совместительству назначались послы во Франции)
 Слипченко, Александр Сергеевич (1991—1992 гг.)
 Кочубей, Юрий Николаевич (18 сентября 1992 г., № 474/92 — 15 августа 1997 г., № 817/97)
 Зленко, Анатолий Максимович (19 сентября 1997 г., № 1047/97 — 17 октября 2000 г., № 1133/2000)
 Сергеев, Юрий Анатольевич (3 марта 2003 г., № 181/2003 — 18 апреля 2007 г., № 316/2007)
 Тимошенко, Константин Владимирович (18 апреля 2007 г., № 318/2007 — 12 мая 2010 г., № 610/2010)
 Купчишин, Александр Михайлович (6 июля 2010 г., № 756/2010 — 16 мая 2014 г., № 473/2014)
 Шамшур, Олег Владиславович (с 29 ноября 2014 г., № 899/2014)

Дунайская Комиссия 
Представители Украины в Дунайской Комиссии (представителями по совместительству назначаются — до 1995 г. начальник Украинского межотраслевого государственного объединения речного флота «Укрречфлот», с 1995 г. послы в Венгрии)
 Славов, Николай Антонович (8 мая 1991 г., № 108 — 3 октября 1995 г., № 897/95)
 Ткач, Дмитрий Иванович (3 октября 1995 г., № 898/95 — 26 января 1998 г., № 47/98; 3 апреля 2006 г., № 280/2006 — 6 июля 2010 г., № 754/2010)
 Климпуш, Орест Дмитриевич (26 января 1998 г., № 47/98 — 28 ноября 2003 г., № 1374/2003)
 Мушка, Юрий Юрьевич (28 ноября 2003 г., № 1374/2003 — 3 апреля 2006 г., № 280/2006; 29 июня 2010 г., № 739/2010 — 31 марта 2014 г., № 358/2014)
 Непоп, Любовь Васильевна (с 5 октября 2016 г., № 433/2016)

Европейский Союз 
Представители Украины при Европейских Сообществах (Европейском Союзе) — Представители Украины при Европейском Союзе и Европейском Сообществе по атомной энергии (с 2016 г. представителем по совместительству назначен посол в Бельгии)
 Гудима, Борис Николаевич (10 декабря 1997 г., № 1348/97 — 21 марта 2000 г., № 470/2000)
 Шпек, Роман Васильевич (5 мая 2000 г., № 648/2000 — 11 декабря 2007 г., № 1202/2007)
 Веселовский, Андрей Иванович (17 марта 2008 г., № 230/2008 — 12 мая 2010 г., № 605/2010)
 Елисеев, Константин Петрович (с 29 июня 2010 г., № 741/2010 — 15 июля 2015 г., № 424/2015)
 Точицкий, Николай Станиславович (с 4 февраля 2016 г., № 36/2016)

НАТО 
Главы Миссии Украины при НАТО (до 2005 г. и в 2010—2015 гг. главами миссии по совместительству назначались послы в Бельгии)
 Тарасюк, Борис Иванович (13 сентября 1997 г., № 1012/97 — 17 апреля 1998 г., № 315/98)
 Грищенко, Константин Иванович (10 августа 1998 г., № 869/98 — 28 января 2000 г., № 106/2000)
 Хандогий, Владимир Дмитриевич (24 апреля 2000 г., № 610/2000 — 5 августа 2005 г., № 1147/2005)
 Морозов, Константин Петрович (4 ноября 2005 г., № 1545/2005 — 15 октября 2007 г., № 973/2007)
 Сагач, Игорь Михайлович (15 января 2008 г., № 19/2008 — 12 мая 2010 г., № 606/2010)
 Долгов, Игорь Алексеевич (22 июля 2010 г., № 778/2010 — 29 мая 2015 г., № 302/2015)
 Пристайко, Вадим Владимирович (с 7 июля 2017 г., № 179/2017)

СНГ 
Постоянные полномочные представители Украины при координационных институтах Содружества Независимых Государств
 Усатый, Юрий Борисович (22 ноября 1993 г., № 548/93 — 10 января 2000 г., № 9/2000)
 Данильченко, Александр Петрович (21 марта 2000 г., № 472/2000 — 28 ноября 2003 г., № 1372/2003)
 Гордына, Виталий Николаевич (28 ноября 2003 г., № 1373/2003 — 28 июля 2008 г., № 680/2008)
 Сочнев, Владимир Викторович (28 июля 2008 г., № 681/2008 — 11 октября 2010 г., № 945/2010)
 Бунечко, Иван Григорьевич (28 декабря 2010 г., № 1296/2010 — 31 марта 2014 г., № 355/2014)

Полномочные представители Украины в Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете Содружества Независимых Государств
 Мельник, Владимир Степанович (до 19 октября 2000 г., № 1151/2000)
 Искра, Анатолий Иванович (19 октября 2000 г., № 1152/2000 — 18 марта 2003 г., № 229/2003)
 Ситарчук, Владимир Павлович (24 февраля 2004 г., № 217/2004 — 27 ноября 2008 г., № 1099/2008)
 Герасимов, Евгений Александрович (27 ноября 2008 г., № 1100/2008 — 30 августа 2012 г., № 522/2012)
 Ратников, Дмитрий Геннадьевич (13 марта 2013 г., № 130/2013 — 19 октября 2015 г., № 588/2015)

Международная организация гражданской авиации 
Представители Украины при Международной организации гражданской авиации (ИКАО) (представителями по совместительству назначаются послы в Канаде)
 Фуркал, Владимир Васильевич (19 июля 1996 г., № 583/96 — 15 октября 1998 г., № 1141/98)
 Хандогий, Владимир Дмитриевич (22 октября 1998 г., № 1175/98 — 11 декабря 1999 г., № 1546/99)
 Щербак, Юрий Николаевич (9 марта 2000 г., № 410/2000 — 7 апреля 2003 г., № 310/2003)
 Маймескул, Николай Иванович (20 марта 2004 г., № 348/2004 — 3 марта 2006 г., № 198/2006)
 Осташ, Игорь Иванович (24 октября 2006 г., № 897/2006 — 16 июня 2011 г., № 669/2011)
 Пристайко, Вадим Владимирович (28 декабря 2012 г., № 764/2012 — 29 октября 2014 г., № 833/2014)
 Шевченко, Андрей Витальевич (с 8 сентября 2017 г., № 267/2017)

Совет Европы 
Постоянные представители Украины при Совете Европы
 Купчишин, Александр Михайлович (19 января 1998 г., № 31/98 — 1 февраля 2001 г., № 66/2001)
 Чалый, Александр Александрович (8 января 2001 г., № 3/2001 — 7 декабря 2001 г., № 1198/2001)
 Станик, Сюзанна Романовна (7 декабря 2001 г., № 1196/2001 — 12 сентября 2003 г., № 1018/2003)
 Шевчук, Анатолий Анатольевич (26 ноября 2003 г., № 1344/2003 — 30 декабря 2005 г., № 1880/2005)
 Перелигин, Евгений Юрьевич (23 января 2006 г., № 57/2006 — 8 февраля 2010 г., № 117/2010)
 Точицкий, Николай Станиславович (8 февраля 2010 г., № 118/2010 — 4 февраля 2016 г., № 34/2016)
 Кулеба, Дмитрий Иванович (с 9 апреля 2016 г., № 134/2016)

Международная морская организация 
Постоянные представители Украины при Международной морской организации (ИМО) (представителями по совместительству назначаются послы в Великобритании)
 Василенко, Владимир Андреевич (29 июня 1998 г., № 712/98 — 10 апреля 2002 г., № 327/2002)
 Митюков, Игорь Александрович (26 марта 2003 г., № 278/2003 — 31 августа 2005 г., № 1221/2005)
 Харченко, Игорь Юрьевич (19 апреля 2006 г., № 315/2006 — 29 июня 2010 г., № 737/2010)
 Хандогий, Владимир Дмитриевич (25 августа 2010 г., № 866/2010 — 16 мая 2014 г., № 474/2014)
 Галибаренко, Наталья Николаевна (с 25 сентября 2015 г., № 560/2015)

Организация по запрещению химического оружия 
Постоянные представители Украины при Организации по запрещению химического оружия (представителями по совместительству назначаются — до 2002 г. послы в Бельгии, с 2002 г. послы в Нидерландах)
 Грищенко, Константин Иванович (25 января 1999 г., № 47/99 — 28 января 2000 г., № 106/2000)
 Хандогий, Владимир Дмитриевич (6 июля 2000 г., № 855/2000 — 30 августа 2002 г., № 787/2002)
 Марков, Дмитрий Ефимович (30 августа 2002 г., № 788/2002 — 3 ноября 2005 г., № 1540/2005)
 Купчишин, Александр Михайлович (28 ноября 2005 г., № 1657/2005 — 15 февраля 2008 г., № 128/2008)
 Корзаченко, Василий Григорьевич (17 сентября 2008 г., № 839/2008 — 29 июня 2010 г., № 736/2010)
 Горин, Александр Олегович (12 мая 2011 г., № 575/2011 — 17 марта 2017 г., № 71/2017)
 Ченцов, Всеволод Валерьевич (с 8 августа 2017 г., № 215/2017)

Организация Черноморского Экономического Сотрудничества 
Представители Украины при Организации Черноморского Экономического Сотрудничества (представителями по совместительству назначались — до 2004 г. посол в Турции, с 2004 г. генеральные консулы Украины в Стамбуле)
 Моцык, Александр Федорович (2 сентября 1999 г., № 1112/99 — 5 марта 2004 г., № 287/2004)
 Кириченко, Николай Николаевич (5 марта 2004 г., № 288/2004 — 31 января 2006 г., № 82/2006)
 Пузырко, Владимир Михайлович (7 марта 2006 г., № 205/2006 — 27 апреля 2010 г., № 575/2010)
 Яременко, Богдан Васильевич (2 июня 2010 г., № 661/2010 — 27 декабря 2013 г., № 711/2013)
 Боднар, Василий Миронович (11 марта 2016 г., № 89/2016 — 27 июля 2017 г., № 201/2017)
 Гаман, Александр Витальевич (с 27 июля 2017 г., № 202/2017)

Всемирная туристская организация 
Постоянные представители Украины при Всемирной туристской организации (ВТО) (представителями по совместительству назначались послы в Испании)
 Тараненко, Александр Сергеевич (5 апреля 2000 г., № 560/2000 — 12 января 2004 г., № 29/2004)
 Щерба, Анатолий Анатольевич (10 ноября 2006 г., № 951/2006 — 23 февраля 2012 г., № 143/2012)
 Погорельцев, Сергей Алексеевич (25 сентября 2013 г., № 528/2013 — 19 октября 2015 г., № 589/2015)

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) 
Постоянные представители Украины при Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) Организации Объединённых Наций (представителями по совместительству назначаются послы в Италии)
 Гудима, Борис Николаевич (19 января 2004 г., № 62/2004 — 19 апреля 2004 г., № 440/2004)
 Орел, Анатолий Константинович (1 июля 2004 г., № 725/2004 — 15 февраля 2005 г., № 269/2005)
 Чернявский, Георгий Владимирович (22 декабря 2005 г., № 1817/2005 — 28 декабря 2012 г., № 757/2012)
 Перелигин, Евгений Юрьевич (с 23 апреля 2013 г., № 228/2013)

ЮНЕП 
Постоянные представители Украины при Программе Организации Объединённых Наций по окружающей среде (ЮНЕП) (представителями по совместительству назначаются послы в Кении)
 Забигайло, Владимир Константинович (24 февраля 2004 г., № 218/2004 — умер 23 марта 2005 г.)
 Бутяга, Владимир Иванович (27 апреля 2011 г., № 508/2011 — 31 марта 2014 г., № 353/2014)
 Цымбалюк, Евгений Викторович (19 октября 2015 г., № 592/2015 — 19 июня 2018 г., № 172/2018)
 Праведник, Андрей Иванович (с 4 марта 2019 г., № 51/2019)

Хабитат 
Постоянные представители Украины при Программе Организации Объединённых Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат) (представителями по совместительству назначаются послы в Кении)
 Забигайло, Владимир Константинович (24 февраля 2004 г., № 218/2004 — умер 23 марта 2005 г.)
 Бутяга, Владимир Иванович (27 апреля 2011 г., № 508/2011 — 31 марта 2014 г., № 353/2014)
 Цымбалюк, Евгений Викторович (19 октября 2015 г., № 592/2015 — 19 июня 2018 г., № 172/2018)
 Праведник, Андрей Иванович (с 4 марта 2019 г., № 51/2019)

Конференция по разоружению в Женеве 
Постоянный представитель Украины при Конференции по разоружению в Женеве
 Бершеда, Евгений Романович (28 ноября 2007 г., № 1154/2007 — 1 октября 2008 г., № 891/2008)

АСЕАН 
Представитель Украины при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (представителем по совместительству назначен посол в Индонезии)
 Пахиль, Владимир Александрович (с 20 мая 2013 г., № 296/2013)

Международное агентство по возобновляемым источникам энергии 
Постоянный представитель Украины при Международном агентстве по возобновляемым источникам энергии (IRENA) (представителем по совместительству назначен посол в ОАЭ)
 Полурез, Юрий Владимирович (с 10 октября 2018 г., № 309/2018)

См. также 
 Список послов и постоянных представителей Республики Беларусь

Примечания

Ссылки 
 База данных «Законодательство Украины» (на официальном сайте Верховной Рады Украины)
 Указы Президента Украины с 2005 г. (на официальном сайте Президента Украины)

Списки:Украина